Espionnage est une collection de romans d'espionnage créée aux éditions Fleuve noir en 1950 et publiée jusqu'en 1987.

Historique 

La collection est créée par Armand de Caro.

Jean Bruce est le premier auteur de la collection. Parmi les auteurs, piliers de la collection, il y a Georges-Jean Arnaud, M. G. Braun, Richard Caron, Jean-Pierre Conty, Paul Kenny, Serge Laforest, Alain Page, Claude Rank, Adam Saint-Moore...

Michel Gourdon illustre la plupart des couvertures jusqu'en 1978.

Dans les années 1960, chaque roman est imprimé à cent-quarante mille exemplaires.

La collection s'arrête en 1987. Elle comprend mille neuf-cent-cinq romans même si la numérotation finit au numéro 1904, le roman de Robert Chazal La Nuit des espions portant le numéro 211 bis.

Liste des ouvrages publiés dans la collection Espionnage 
{|class="wikitable sortable"
|+Parutions (du n°1 au n°1904 (sur 1905 titres))
|-
!scope=col|
!scope=col|Auteur
!scope=col|Titre
!scope=col|Titre original
!scope=col|Année de parutiondans la collection
|-
|0001||Bruce, Jean||Romance de la mort||||1950
|-
|0002||Bruce, Jean||Cadavre au détail||||1950
|-
|0003||Charles, Frédéric||Dernière Mission||||1950
|-
|0004||Bruce, Jean||OSS-117 appelle...||||1950
|-
|0005||Bruce, Jean||Trahison||||1950
|-
|0006||Barcelone, Georges||Mot de passe||||1950
|-
|0007||Bruce, Jean||Contact impossible||||1950
|-
|0008||Bruce, Jean||Piège dans la nuit||||1950
|-
|0009||Beaton, Cyril||Opération Pyramides||||1951
|-
|0010||Bruce, Jean||Cessez d'émettre||||1951
|-
|0011||Bruce, Jean||L'arsenal sautera||||1951
|-
|0012||Livandert, Graham||D'où vient la mort ?||||1951
|-
|0013||Bruce, Jean||Cité secrète||||1951
|-
|0014||Bruce, Jean||Vous avez trahi||||1951
|-
|0015||Crau, Jean||Soleil de mort||||1952
|-
|0016||Bruce, Jean||L'espionne s'évade||||1952
|-
|0017||Bruce, Jean||OSS-117 contre X||||1952
|-
|0018||Cayeux, J. B.||Agent spécial||||1952
|-
|0019||Bruce, Jean||Chasse aux atomes||||1952
|-
|0020||Bruce, Jean||Tortures||||1952
|-
|0021||Livandert, Graham||Mission accomplie||||1952
|-
|0022||Bruce, Jean||Pays neutre||||1952
|-
|0023||Bruce, Jean||Alerte !||||1952
|-
|0024||Crau, Jean||Secret mortel||||1952
|-
|0025||Bruce, Jean||Angoisse||||1952
|-
|0026||Bruce, Jean||Sous peine de mort||||1952
|-
|0027||Livandert, Graham||Guerre froide||||1953
|-
|0028||Kenny, Paul||Sans issue !||||1953
|-
|0029||Kenny, Paul||Éclair en Z||||1953
|-
|0030||Cayeux, J. B.||Armée silencieuse||||1953
|-
|0031||Kenny, Paul||Équipe spéciale||||1953
|-
|0032||Kenny, Paul||Coups durs||||1953
|-
|0033||Cayeux, J. B.||Activités suspectes||||1953
|-
|0034||Livandert, Graham||Combats clandestins||||1953
|-
|0035||Kenny, Paul||Commando secret||||1953
|-
|0036||Kenny, Paul||Secteur dangereux||||1953
|-
|0037||Cayeux, J. B.||Aveux spontanés||||1953
|-
|0038||Kenny, Paul||Signaux dans l'ombre||||1953
|-
|0039||Laforest, Serge||Choc sans merci||||1953
|-
|0040||Kenny, Paul||Poursuite à l'aube||||1953
|-
|0041||Braun, M. G.||Comme des loups||||1954
|-
|0042||Borg, Sidney||Zone de péril||||1954
|-
|0043||Kenny, Paul||Lignes de force||||1954
|-
|0044||Livandert, Graham||Terre brûlée||||1954
|-
|0045||Kenny, Paul||Face au traitre||||1954
|-
|0046||Laforest, Serge||Objectif secret||||1954
|-
|0047||Braun, M. G.||Jeux sans loi||||1954
|-
|0048||Kenny, Paul||Position clé||||1954
|-
|0049||Piljean, André||Service dans l'ombre||||1954
|-
|0050||Kenny, Paul||Ville interdite||||1954
|-
|0051||Laforest, Serge||Place nette||||1954
|-
|0052||Kenny, Paul||Recours au meurtre||||1954
|-
|0053||Martay, Rudy||Opération de choc||||1954
|-
|0054||Kenny, Paul||Attaque invisible||||1954
|-
|0055||Piljean, André||Impasse sanglante||||1954
|-
|0056||Kenny, Paul||Sabotages sanglants||||1954
|-
|0057||Laforest, Serge||Mort en vue||||1954
|-
|0058||Livandert, Graham||Prison à vie||||1954
|-
|0059||Piljean, André||Péril sur l'Ouest||||1954
|-
|0060||Cayeux, J. B.||Voyageurs secrets||||1954
|-
|0061||Charles, Frédéric||La mort est leur affaire||||1955
|-
|0062||Cayeux, J. B.||Sans haine et sans crainte||||1955
|-
|0063||Kenny, Paul||Services ennemis||||1955
|-
|0064||Braun, M. G.||Dernière Audace||||1955
|-
|0065||Livandert, Graham||Réseau de la peur||||1955
|-
|0066||Laforest, Serge||Sol brûlant||||1955
|-
|0067||Kenny, Paul||Expédition sans retour||||1955
|-
|0068||Piljean, André||Liste noire||||1955
|-
|0069||Kenny, Paul||Action immédiate||||1955
|-
|0070||Laforest, Serge||Torpilles folles||||1955
|-
|0071||Fleischman, A.S.||Train d'enfer||Counterspy Express||1955
|-
|0072||Murray, Jack||Justice à minuit||||1955
|-
|0073||Piljean, André||Morts en chaîne||||1955
|-
|0074||Kenny, Paul||Les Hommes de la nuit||||1955
|-
|0075||McPartland, John||Traquenard à Tokyo||Tokyo Doll||1955
|-
|0076||Laforest, Serge||Bombes en main||||1955
|-
|0077||Kenny, Paul||Renforts d'urgence||||1955
|-
|0078||Braun, M. G.||Route suicide||||1955
|-
|0079||Livandert, Graham||Piège aux tropiques||||1955
|-
|0080||Piljean, André||Affaire privée||||1955
|-
|0081||Kenny, Paul||Pas de preuves||||1955
|-
|0082||Laforest, Serge||Visages de la nuit||||1955
|-
|0083||Kenny, Paul||Dossier Dynamite||||1955
|-
|0084||Murray, Jack||Réseau secours||||1955
|-
|0085||Becker, Benoît||Dernier Contact||||1955
|-
|0086||Murray, Jack||Stratégie de la violence||||1955
|-
|0087||Piljean, André||Fonds secrets||||1956
|-
|0088||Kenny, Paul||Attention : Radar||||1956
|-
|0089||Braun, M. G.||Les Eaux rouges||||1956
|-
|0090||Kenny, Paul||Message priorité||||1956
|-
|0091||Laforest, Serge||Double Souricière||||1956
|-
|0092||Saint-Moore, Adam||Section de recherches||||1956
|-
|0093||Livandert, Graham||Ultime Appel||||1956
|-
|0094||Piljean, André||Mission punitive||||1956
|-
|0095||Kenny, Paul||Exécution sommaire||||1956
|-
|0096||Laforest, Serge||Torche au poing||||1956
|-
|0097||Kenny, Paul||Étau sans pitié||||1956
|-
|0098||Lay, André||Les étoiles s'éteignent||||1956
|-
|0099||Kenny, Paul||Manœuvres nocturnes||||1956
|-
|0100||Saint-Moore, Adam||Le Feu à la mèche||||1956
|-
|0101||Braun, M. G.||Terre violée||||1956
|-
|0102||Kenny, Paul||S.O.S. situation intenable||||1956
|-
|0103||Bruce, Jean||Ici O.S.S. 117||||1956
|-
|0104||Piljean, André||Corridor E||||1956
|-
|0105||Livandert, Graham||Laissez-passer spécial||||1956
|-
|0106||Laforest, Serge||Opération Éclair||||1956
|-
|0107||Rank, Claude||Orages sur les pistes||||1956
|-
|0108||Kenny, Paul||Courriers Balkans||||1956
|-
|0109||Saint-Moore, Adam||Nettoyage en rafale||||1956
|-
|0110||Piljean, André||Jeu blanc||||1956
|-
|0111||Kenny, Paul||Dernier Jour||||1956
|-
|0112||Braun, M. G.||L'Homme seul||||1956
|-
|0113||Laforest, Serge||Coup d'arrêt||||1956
|-
|0114||Kenny, Paul||Information contre X||||1956
|-
|0115||Rank, Claude||Griffes sur l'Ouest||||1957
|-
|0116||Bruce, Jean||O.S.S. 117 et Force noire||||1957
|-
|0117||Kenny, Paul||Les Mains libres||||1957
|-
|0118||Murray, Jack||Confrontation||||1957
|-
|0119||Laforest, Serge||Fuite sans espoir||||1957
|-
|0120||Livandert, Graham||Les Carnets bruns||||1957
|-
|0121||Rank, Claude||Zone militaire sud||||1957
|-
|0122||Saint-Moore, Adam||La Tête dans le guêpier||||1957
|-
|0123||Kenny, Paul||État d'alerte||||1957
|-
|0124||Braun, M. G.||Commando de la colère||||1957
|-
|0125||Bruce, Jean||O.S.S. 117 joue le jeu||||1957
|-
|0126||Kenny, Paul||F.X. 18 perd ses chances||||1957
|-
|0127||Laforest, Serge||Cartes truquées||||1957
|-
|0128||Rank, Claude||Dossier Nord-Europe||||1957
|-
|0129||Kenny, Paul||Embuscade au crépuscule||||1957
|-
|0130||Murray, Jack||Trahison partout||||1957
|-
|0131||Saint-Moore, Adam||Ombres dans le soleil||||1957
|-
|0132||Kenny, Paul||Dispositif Mystère||||1957
|-
|0133||Laforest, Serge||Reprise en mains||||1957
|-
|0134||Cayeux, J. B.||Relève à l'aube||||1957
|-
|0135||Braun, M. G.||Le Chant de la peur||||1957
|-
|0136||Kenny, Paul||Plan traquenard||||1957
|-
|0137||Livandert, Graham||Décision ce soir||||1957
|-
|0138||Saint-Moore, Adam||Direction enfer||||1957
|-
|0139||Murray, Jack||Otages||||1957
|-
|0140||Laforest, Serge||Contrechoc||||1957
|-
|0141||Rank, Claude||Démarcation Est||||1957
|-
|0142||Kenny, Paul||Coplan contre-attaque||||1957
|-
|0143||Saint-Moore, Adam||Réseau Liquidation||||1957
|-
|0144||Braun, M. G.||Qu'un sang impur||||1957
|-
|0145||Kenny, Paul||Banc d'essai||||1957
|-
|0146||Laforest, Serge||Coups de griffes||||1957
|-
|0147||Piljean, André||Opération Piège||||1957
|-
|0148||Kenny, Paul||Arme absolue||||1957
|-
|0149||Laforest, Serge||Périmètre interdit||||1957
|-
|0150||Rank, Claude||Sirènes hurlantes||||1958
|-
|0151||Livandert, Graham||Fers croisés||||1958
|-
|0152||Braun, M. G.||Menaces sur les sables||||1958
|-
|0153||Saint-Moore, Adam||Exécution grenouille||||1958
|-
|0154||Kenny, Paul||Base d'attaque||||1958
|-
|0155||Laforest, Serge||Saut dans l'abîme||||1958
|-
|0156||Cayeux, J. B.||Face à la meute||||1958
|-
|0157||Rank, Claude||Latitude 6° 49'''||||1958
|-
|0158||Page, Alain||Camps de la nuit||||1958
|-
|0159||Saint-Moore, Adam||Cahier noir||||1958
|-
|0160||Kenny, Paul||Antennes mortes||||1958
|-
|0161||Charles, Frédéric||La Personne en question||||1958
|-
|0162||Cayeux, J. B.||Un poteau sur la dune||||1958
|-
|0163||Laforest, Serge||Destruction totale||||1958
|-
|0164||Braun, M. G.||La Grande Lutte||||1958
|-
|0165||Rank, Claude||Le Temps de la rage||||1958
|-
|0166||Kenny, Paul||Rendez-vous à Malmö||||1958
|-
|0167||Page, Alain||Zone d'insécurité||||1958
|-
|0168||Saint-Moore, Adam||Succession embûche||||1958
|-
|0169||Cayeux, J. B.||Les Dents du piège||||1958
|-
|0170||Kenny, Paul||Consigne impitoyable||||1958
|-
|0171||Murray, Jack||Affaire hors série||||1958
|-
|0172||Laforest, Serge||Traite sur l'inconnu||||1958
|-
|0173||Livandert, Graham||On assassine à Singapour||||1958
|-
|0174||Braun, M. G.||Tactique défensive||||1958
|-
|0175||Rank, Claude||Pour non-exécution||||1958
|-
|0176||Kenny, Paul||Enjeu tragique||||1958
|-
|0177||Laforest, Serge||Secousses sous la mer||||1958
|-
|0178||Cayeux, J. B.||Carnet de camp||||1958
|-
|0179||Saint-Moore, Adam||Circuit fermé||||1958
|-
|0180||Murray, Jack||Cible anonyme||||1958
|-
|0181||Cayeux, J. B.||Signal d'alarme||||1958
|-
|0182||Kenny, Paul||Coplan préfère la bagarre||||1958
|-
|0183||Laforest, Serge||Bluff contre bluff||||1958
|-
|0184||Rank, Claude||Frontières barrées||||1959
|-
|0185||Braun, M. G.||Pas de bonheur pour Spyros||||1959
|-
|0186||Saint-Moore, Adam||Contact guérilla||||1959
|-
|0187||Cayeux, J. B.||Haute Sécurité||||1959
|-
|0188||Kenny, Paul||Envoyez F.X. 18||||1959
|-
|0189||Page, Alain||Le soleil se couche à l'Est||||1959
|-
|0190||Laforest, Serge||Duel sur l'océan||||1959
|-
|0191||Murray, Jack||Un certain monsieur X...||||1959
|-
|0192||Rank, Claude||Échec à la défense||||1959
|-
|0193||Saint-Moore, Adam||Protection collective||||1959
|-
|0194||Kenny, Paul||Bataillon fantôme||||1959
|-
|0195||Cayeux, J. B.||L'Extravagante Mission||||1959
|-
|0196||Charles, Frédéric||Brigade de la peur||||1959
|-
|0197||Braun, M. G.||Faire face||||1959
|-
|0198||Laforest, Serge||Cercle de mort||||1959
|-
|0199||Livandert, Graham||Abîmes de la nuit||||1959
|-
|0200||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki attend son heure||||1959
|-
|0201||Kenny, Paul||Agent de choc||||1959
|-
|0202||Murray, Jack||Les Nerfs à vif||||1959
|-
|0203||Rank, Claude||Cyclones sur le Pacifique||||1959
|-
|0204||Saint-Moore, Adam||Réseaux déchainés||||1959
|-
|0205||Kenny, Paul||Raid 59||||1959
|-
|0206||Page, Alain||Filet de mort||||1959
|-
|0207||Conty, Jean-Pierre||La Nuit rouge de Monsieur Suzuki||||1959
|-
|0208||Cayeux, J. B.||Groupe condamné||||1959
|-
|0209||Murray, Jack||Vertige noir||||1959
|-
|0210||Laforest, Serge||Plan Bleu||||1959
|-
|0211||Rank, Claude||La Gueule du monstre||||1959
|-
|0211 bis||Chazal, Robert||La Nuit des espions||||1959
|-
|0212||Braun, M. G.||Le Dernier Guerrier||||1959
|-
|0213||Saint-Moore, Adam||Frontières invisibles||||1959
|-
|0214||Kenny, Paul||Offensive incognito||||1959
|-
|0215||Livandert, Graham||Agence A.M. 17||||1959
|-
|0216||Laforest, Serge||Mort blanche||||1959
|-
|0217||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki a des émotions fortes||||1959
|-
|0218||Rank, Claude||Contre-offensive non stop||||1959
|-
|0219||Rank, Claude||Le Festival des squales||||1959
|-
|0220||Saint-Moore, Adam||Les Mâchoires du piège||||1960
|-
|0221||Vidal, Georges||Pacte de décès||||1960
|-
|0222||Kenny, Paul||Coplan joue sa peau||||1960
|-
|0223||Braun, M. G.||Mission Caraïbes||||1960
|-
|0224||Laforest, Serge||Peur panique||||1960
|-
|0225||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki a la dent dure||||1960
|-
|0226||Page, Alain||Bienvenue, Monsieur X||||1960
|-
|0227||Kenny, Paul||Défi aux ténèbres||||1960
|-
|0228||Clerk, Ernie||Le Judoka sans kimono||||1960
|-
|0229||Rank, Claude||La Fosse aux chacals||||1960
|-
|0230||Murray, Jack||Secret très spécial||||1960
|-
|0231||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et la Ville fantôme||||1960
|-
|0232||Laforest, Serge||Ondes meurtrières||||1960
|-
|0233||Quint, Jimmy G||Destination cataclysme||||1960
|-
|0234||Livandert, Graham||Réseau Sinistre||||1959
|-
|0235||Kenny, Paul||Coplan contre l'espionne||||1960
|-
|0236||Braun, M. G.||Promesse de meurtre||||1960
|-
|0237||Saint-Moore, Adam||Lame de fond à Hong-Kong||||1960
|-
|0238||Vidal, Georges||Latitude mort||||1960
|-
|0239||Rank, Claude||"H" moins cinq||||1960
|-
|0240||Clerk, Ernie||Prévenez le Judoka||||1960
|-
|0241||Charles, Frédéric||Les Figurants de la peur||||1960
|-
|0242||Murray, Jack||Document DNS 34||||1960
|-
|0243||Kenny, Paul||Commando Casse-cou||||1960
|-
|0244||Cayeux, J. B.||Enfer au paradis||||1960
|-
|0245||Ribes, F. H.||Marché conclu||||1960
|-
|0246||Page, Alain||Loups dans le ciel||||1960
|-
|0247||Kenny, Paul||F.X. 18 se défend||||1960
|-
|0248||Laforest, Serge||Survivants : un||||1960
|-
|0249||Saint-Moore, Adam||Le Fond du filet||||1960
|-
|0250||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki descend aux enfers||||1960
|-
|0251||Livandert, Graham||Trente heures sans défense||||1960
|-
|0252||Braun, M. G.||À vous, Glenne !||||1960
|-
|0253||Rank, Claude||Foncent les rapaces||||1960
|-
|0254||Clerk, Ernie||Staccato pour le Judoka||||1960
|-
|0255||Kenny, Paul||Les Silences de Coplan||||1960
|-
|0256||Laforest, Serge||Fumées maudites||||1960
|-
|0257||Braun, M. G.||Intervention C||||1960
|-
|0258||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki attaque||||1960
|-
|0259||Murray, Jack||Circuit sans protection||||1960
|-
|0260||Livandert, Graham||Opérations combinées||||1960
|-
|0261||Saint-Moore, Adam||Il faut tuer, M. Gunther||||1960
|-
|0262||Rank, Claude||Croix sur l'objectif||||1960
|-
|0263||Kenny, Paul||Coplan sème la panique||||1960
|-
|0264||Buster, Bud||Échec aux fusées||||1960
|-
|0265||Cayeux, J. B.||Les Hommes sans peur||||1960
|-
|0266||Quint, Jimmy G.||Vengez ma trahison||||1961
|-
|0267||Braun, M. G.||L'Assaut des damnés||||1961
|-
|0268||Rank, Claude||Six heures G.M.T.||||1961
|-
|0269||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki creuse sa tombe||||1961
|-
|0270||Laforest, Serge||L’Œil glacé||||1961
|-
|0271||Kenny, Paul||Coplan se méfie||||1961
|-
|0272||Clerk, Ernie||Le Judoka viendra ce soir||||1961
|-
|0273||Saint-Moore, Adam||Toutes griffes dehors||||1961
|-
|0274||Arnaud, G. J.||Forces contaminées||||1961
|-
|0275||Murray, Jack||Raison d'état||||1961
|-
|0276||Rank, Claude||Alerte sur Peenemunde||||1961
|-
|0277||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et l'Homme de Rio||||1961
|-
|0278||Ribes, F. H.||La Tenaille||||1961
|-
|0279||Kenny, Paul||Coplan se venge||||1961
|-
|0280||Laforest, Serge||Trafic triangulaire||||1961
|-
|0281||Braun, M. G.||Prescriptions spéciales||||1961
|-
|0282||Saint-Moore, Adam||La Torche dans la poudrière||||1961
|-
|0283||Livandert, Graham||Morts brutales||||1961
|-
|0284||Rank, Claude||Tonnerre sur le roc||||1961
|-
|0285||Page, Alain||Ciel sans frontière||||1961
|-
|0286||Charles, Frédéric||L'Image de la mort||||1961
|-
|0287||Kenny, Paul||Patrouille noire||||1961
|-
|0288||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange a le diable au corps||||1961
|-
|0289||Cayeux, J. B.||La Grande Piste||||1961
|-
|0290||Quint, Jimmy G.||Pouvoirs spéciaux||||1961
|-
|0291||Kenny, Paul||Force de frappe||||1961
|-
|0292||Laforest, Serge||Jour de colère||||1961
|-
|0293||Rank, Claude||Danger, pavillon rouge||||1961
|-
|0294||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et la Fille d'Oslo||||1961
|-
|0295||Murray, Jack||Trois suspects||||1961
|-
|0296||Braun, M. G.||Fasse Dieu...||||1961
|-
|0297||Clerk, Ernie||Le Judoka chez les ombres||||1961
|-
|0298||Page, Alain||Atomes de poche||||1961
|-
|0299||Kenny, Paul||Coplan riposte||||1961
|-
|0300||Laforest, Serge||Le Temps des sorciers||||1961
|-
|0301||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki lance un S.O.S.||||1961
|-
|0302||Saint-Moore, Adam||Les Scrupules de Face d'Ange||||1961
|-
|0303||Livandert, Graham||Fuites||||1961
|-
|0304||Braun, M. G.||Zone d'action||||1961
|-
|0305||Page, Alain||Horizon noir||||1961
|-
|0306||Rank, Claude||Les Charognards||||1961
|-
|0307||Kenny, Paul||Coplan fait ses comptes||||1961
|-
|0308||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki fait face||||1961
|-
|0309||Clerk, Ernie||Le Judoka dans sa ville||||1961
|-
|0310||Quint, Jimmy G.||Vipères sous roche||||1961
|-
|0311||Cayeux, J. B.||L'Honorable Sergent Scotch||||1961
|-
|0312||Rank, Claude||Requins sous la banquise||||1962
|-
|0313||Vidal, Georges||Raison funèbre||||1962
|-
|0314||Laforest, Serge||La Mort en soi||||1962
|-
|0315||Kenny, Paul||Trahison aux enchères||||1962
|-
|0316||Saint-Moore, Adam||Les Casse-tête de Face d'Ange||||1962
|-
|0317||Braun, M. G.||Attaque imminente||||1962
|-
|0318||Page, Alain||Délégation spéciale||||1962
|-
|0319||Rank, Claude||Les Provocateurs||||1962
|-
|0320||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki compte les coups||||1962
|-
|0321||Livandert, Graham||Feu à volonté||||1962
|-
|0322||Ribes, F. H.||Le Clandestin||||1962
|-
|0323||Kenny, Paul||Projet terreur||||1962
|-
|0324||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange réveille les morts||||1962
|-
|0325||Laforest, Serge||Une dent contre Gaunce||||1962
|-
|0326||Cayeux, J. B.||Commando Vengeance||||1962
|-
|0327||Arnaud, G. J.||Mission D.C.||||1962
|-
|0328||Braun, M. G.||T-30||||1962
|-
|0329||Rank, Claude||La Marche noire||||1962
|-
|0330||Hossein, Robert||Le sang est plus épais que l'eau||||1962
|-
|0331||Kenny, Paul||Coplan brouille les cartes||||1962
|-
|0332||Saint-Moore, Adam||Les sabbats cessent à l'aube||||1962
|-
|0333||Page, Alain||Force d'inertie||||1962
|-
|0334||Clerk, Ernie||L'Escale rouge du Judoka||||1962
|-
|0335||Kenny, Paul||FX-18 en difficulté||||1962
|-
|0336||Braun, M. G.||Exécution double||||1962
|-
|0337||Laforest, Serge||Les rats font la loi||||1962
|-
|0338||Rank, Claude||Destruction d'un héros||||1962
|-
|0339||Murray, Jack||Lutte secrète||||1962
|-
|0340||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et la Peau du dragon||||1962
|-
|0341||Cayeux, J. B.||La Dernière Caravane||||1962
|-
|0342||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki prend des risques||||1962
|-
|0343||Kenny, Paul||Coplan tente sa chance||||1962
|-
|0344||Cayeux, J. B.||Celui-là fut ton ami||||1962
|-
|0345||Rank, Claude||Signal au rouge||||1962
|-
|0346||Braun, M. G.||Apôtres de la violence||||1962
|-
|0347||Quint, Jimmy G.||Alerte zone 54||||1962
|-
|0348||Laforest, Serge||Escamotages||||1962
|-
|0349||Page, Alain||Défense d'obéir||||1962
|-
|0350||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki tente le diable||||1962
|-
|0351||Kenny, Paul||Le Temps des vendus||||1962
|-
|0352||Rank, Claude||Pont coupé sur le Holy-Loch||||1963
|-
|0353||Arnaud, G. J.||Fac-similés||||1963
|-
|0354||Noro, Fred||Ceux qui vont mourir||||1963
|-
|0355||Dumoulin, Gilles-Maurice||La Meute à mes trousses||||1963
|-
|0356||Braun, M. G.||Meurtre inclus||||1963
|-
|0357||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange retrouve la mémoire||||1963
|-
|0358||Faller, Roger||Ondes de choc||||1963
|-
|0359||Arno, Marc||Impasse noire||||1963
|-
|0360||Ribes, F. H.||Le Piège||||1963
|-
|0361||Kenny, Paul||Coplan se révolte||||1963
|-
|0362||Carnal, Michel||L'Année du tigre||||1963
|-
|0363||Page, Alain||Quand passe Calone||||1963
|-
|0364||Laforest, Serge||Sur champ de boue||||1963
|-
|0365||Yaouanc, Alain||Les Portes de fer||||1963
|-
|0366||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange fait une folie||||1963
|-
|0367||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et la Terreur blanche||||1963
|-
|0368||Rank, Claude||La Nuit des ouragans||||1963
|-
|0369||Nemours, Pierre||Mise à mort||||1963
|-
|0370||Cooper, Mike||Mission Cauchemar||||1963
|-
|0371||Kenny, Paul||Stoppez Coplan||||1963
|-
|0372||Caron, Richard||L'Espion malade||||1963
|-
|0373||Braun, M. G.||Politique de force||||1963
|-
|0374||Arnaud, G. J.||Brumes jaunes||||1963
|-
|0375||Dumoulin, Gilles-Maurice||Point mort||||1963
|-
|0376||Murray, Jack||Liquidez Miss Blend||||1963
|-
|0377||Rank, Claude||Guerre à la paix||||1963
|-
|0378||Laforest, Serge||Gaunce engage le fer||||1963
|-
|0379||Noro, Fred||Celui qui n'y croyait pas||||1963
|-
|0380||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki contre Goliath V||||1963
|-
|0381||Kenny, Paul||Indicatif FX-18||||1963
|-
|0382||Saint-Moore, Adam||Les Chinoiseries de Face d'Ange||||1963
|-
|0383||Page, Alain||Action diplomatique||||1963
|-
|0384||Arno, Marc||Les Frères ennemis||||1963
|-
|0385||Yaouanc, Alain||Capitale de la terreur||||1963
|-
|0386||Ribes, F. H.||La Cuisine des loups||||1963
|-
|0387||Kenny, Paul||Coplan sort ses griffes||||1963
|-
|0388||Carnal, Michel||Le Transfuge||||1963
|-
|0389||Braun, M. G.||Le Gringo||||1963
|-
|0390||Rank, Claude||Nos assassins||||1963
|-
|0391||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki fait la part du feu||||1963
|-
|0392||Charles, Frédéric||La Mort en laisse||||1963
|-
|0393||Livandert, Graham||Croisade pour un cimetière||||1963
|-
|0394||Page, Alain||Une bière pour Calone||||1963
|-
|0395||Laforest, Serge||Les murs ont des yeux||||1963
|-
|0396||Faller, Roger||Double top||||1963
|-
|0397||Saint-Moore, Adam||Les Méditations de Face d'Ange||||1963
|-
|0398||Kenny, Paul||Guérilla en enfer||||1963
|-
|0399||Cooper, Mike||Intensité n° 6||||1963
|-
|0400||Rank, Claude||Le Carnaval des vautours||||1963
|-
|0401||Caron, Richard||Le Commando||||1963
|-
|0402||Nemours, Pierre||Opération Silence||||1963
|-
|0403||Arnaud, G. J.||Mainmise||||1963
|-
|0404||Braun, M. G.||Secteur Est||||1963
|-
|0405||Conty, Jean-Pierre||Le Dernier Message de Monsieur Suzuki||||1963
|-
|0406||Ribes, F. H.||La Souricière||||1963
|-
|0407||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange prend des vacances||||1963
|-
|0408||Kenny, Paul||Chantiers de mort||||1963
|-
|0409||Rank, Claude||3 fois 3 jours||||1964
|-
|0410||Saint-Moore, Adam||Un zéro devant un chiffre||||1964
|-
|0411||Carnal, Michel||Le Sacrifié||||1964
|-
|0412||Noro, Fred||Mourir utile||||1964
|-
|0413||Page, Alain||Libre Échange||||1964
|-
|0414||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki contre l'Odessa||||1964
|-
|0415||Dumoulin, Gilles-Maurice||Purge maison||||1964
|-
|0416||Cooper, Mike||Passeport pour la haine||||1964
|-
|0417||Laforest, Serge||Le Plus Dur Chemin||||1964
|-
|0418||Kenny, Paul||Les Astuces de Coplan||||1964
|-
|0419||Rank, Claude||Sur fond d'orage||||1964
|-
|0420||Braun, M. G.||Tête de bois||||1964
|-
|0421||Yaouanc, Alain||Une flèche pour l'espion||||1964
|-
|0422||Arno, Marc||Faux Contacts||||1964
|-
|0423||Laforest, Serge||Lumière empoisonnée||||1964
|-
|0424||Saint-Moore, Adam||Les Sommeils de Face d'Ange||||1964
|-
|0425||Carnal, Michel||Le Voyageur||||1964
|-
|0426||Arnaud, G. J.||La Cellule imparfaite||||1964
|-
|0427||Livandert, Graham||Les Maîtres clandestins||||1964
|-
|0428||Kenny, Paul||FX-18 corrige le tir||||1964
|-
|0429||Braun, M. G.||Abcès de fixation||||1964
|-
|0430||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki prend le maquis||||1964
|-
|0431||Dumoulin, Gilles-Maurice||Menace souterraine||||1964
|-
|0432||Nemours, Pierre||Le traître est parmi vous||||1964
|-
|0433||Rank, Claude||Ouragan||||1964
|-
|0434||Page, Alain||Sentimental Monsieur Calone||||1964
|-
|0435||Noro, Fred||L'Homme de nulle part||||1964
|-
|0436||Arno, Marc||Versant Ouest||||1964
|-
|0437||Ribes, F. H.||Zone de risques||||1964
|-
|0438||Kenny, Paul||F.X. 18 doit sauter||||1964
|-
|0439||Faller, Roger||Chèque en rouge||||1964
|-
|0440||Laforest, Serge||Distorsions||||1964
|-
|0441||Saint-Moore, Adam||Les Clairs-obscurs de Face d'Ange||||1964
|-
|0442||Yaouanc, Alain||Docteur Dragon||||1964
|-
|0443||Caron, Richard||Toi, l'espion||||1964
|-
|0444||Kenny, Paul||Coplan ouvre le feu||||1964
|-
|0445||Rank, Claude||Force M||||1964
|-
|0446||Braun, M. G.||Vous trichez, M. Glenne||||1964
|-
|0447||Conty, Jean-Pierre||Sueur froide pour Monsieur Suzuki||||1964
|-
|0448||Cooper, Mike||À moins d'un miracle||||1964
|-
|0449||Arnaud, G. J.||Équipages en alerte||||1964
|-
|0450||Murray, Jack||La Route du suicide||||1964
|-
|0451||Faller, Roger||Quai 5||||1964
|-
|0452||Ribes, F. H.||Kapanho, camp secret||||1964
|-
|0453||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial fait sa rentrée||||1964
|-
|0454||Laforest, Serge||L'Heure de la peur||||1964
|-
|0455||Kenny, Paul||Les Tentations de la violence||||1964
|-
|0456||Laforest, Serge||Instantanés||||1964
|-
|0457||Conty, Jean-Pierre||Le Spectre de Monsieur Suzuki||||1964
|-
|0458||Page, Alain||Orages sur Calone||||1964
|-
|0459||Rank, Claude||Corrida pour un espion||||1964
|-
|0460||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange met dans le mille||||1964
|-
|0461||Nemours, Pierre||Alerte à Lisbonne||||1964
|-
|0462||Braun, M. G.||Action de force||||1964
|-
|0463|| Rank, Claude || Bombes sur table||||1964
|-
|0464||Caron, Richard||Comment le descendre ?||||1964
|-
|0465||Kenny, Paul||Casse-tête pour Coplan||||1964
|-
|0466||Arnaud, G. J.||Commandos perdus||||1964
|-
|0467||Nemours, Pierre||Le Signe du scorpion||||1964
|-
|0468||Carnal, Michel||Le Partisan||||1965
|-
|0469||Noro, Fred||Un homme et de la peur||||1965
|-
|0470||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial recrute||||1965
|-
|0471||Conty, Jean-Pierre||Coup double pour Monsieur Suzuki||||1965
|-
|0472||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange broie du noir||||1965
|-
|0473||Braun, M. G.||Plan Jalousie||||1965
|-
|0474||Rank, Claude||Notre agent d'exécution||||1965
|-
|0475||Kenny, Paul||Coplan bouscule le vieux||||1965
|-
|0476||Dumoulin, Gilles-Maurice||Cette sacrée bombe||||1965
|-
|0477||Page, Alain||Un diplomate nommé Calone||||1965
|-
|0478||Yaouanc, Alain||Un kimono pour l'espion||||1965
|-
|0479||Arno, Marc||Une nuit pour mourir||||1965
|-
|0480||Laforest, Serge||Gaunce prend le balai||||1965
|-
|0481||Nemours, Pierre||Les Dockers de la nuit||||1965
|-
|0482||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial s'amuse||||1965
|-
|0483||Faller, Roger||Contact||||1965
|-
|0484||Rank, Claude||Express pour Jobourg||||1965
|-
|0485||Kenny, Paul||Ordres secrets pour FX-18||||1965
|-
|0486||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange, la Croix et la Bannière||||1965
|-
|0487||Caron, Richard||Le Vent de l'Est||||1965
|-
|0488||Cooper, Mike||Recrutement d'un tueur||||1965
|-
|0489||Ribes, F. H.||Danger, bombe N||||1965
|-
|0490||Braun, M. G.||L'Heure du Tarragone||||1965
|-
|0491||Rank, Claude||Trois hommes sans corde||||1965
|-
|0492||Carnal, Michel||Le Bagnard||||1965
|-
|0493||Murray, Jack||Stratèges de l'ombre||||1965
|-
|0494||Laforest, Serge||La Guêpe dans le guêpier||||1965
|-
|0495||Kenny, Paul||Coplan frappe à la tête||||1965
|-
|0496||Page, Alain||Pas de vacances pour Calone||||1965
|-
|0497||Conty, Jean-Pierre||Nuit noire pour Monsieur Suzuki||||1965
|-
|0498||Noro, Fred||Aller sans retour||||1965
|-
|0499||Faller, Roger||Alertes au sol||||1965
|-
|0500||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange n'aime pas la mousson||||1965
|-
|0501||Kenny, Paul||Tous contre Coplan||||1965
|-
|0502||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial prend l'air||||1965
|-
|0503||Laforest, Serge||La Peur aux doigts||||1965
|-
|0504||Braun, M. G.||Permis de tirer||||1965
|-
|0505||Rank, Claude||Duel de fauves||||1965
|-
|0506||Arno, Marc||Contre-action||||1965
|-
|0507||Livandert, Graham||Un espion parle||||1965
|-
|0508||Yaouanc, Alain||Venez chez le bourreau||||1965
|-
|0509||Ribes, F. H.||Réseau sous-marin||||1965
|-
|0510||Cooper, Mike||- 40 à l'ombre||||1965
|-
|0511||Laforest, Serge||Les Hommes sans visage||||1965
|-
|0512||Kenny, Paul||Pas de miracle pour l'espion||||1965
|-
|0513||Page, Alain||Feu rouge pour Calone||||1965
|-
|0514||Conty, Jean-Pierre||Le Double Jeu de Monsieur Suzuki||||1965
|-
|0515||Arnaud, G. J.||Fonds dangereux||||1965
|-
|0516||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial en liberté||||1965
|-
|0517||Rank, Claude||La Libertad saute à Maracaïbo||||1965
|-
|0518||Braun, M. G.||Zéro heure une||||1965
|-
|0519||Caron, Richard||Imbroglio dalmate||||1965
|-
|0520||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki dans la gueule du loup||||1965
|-
|0521||Saint-Moore, Adam||Les Gladiateurs aveugles||||1965
|-
|0522||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial bafoué||||1965
|-
|0523||Carnal, Michel||Les Saboteurs||||1966
|-
|0524||Arnaud, G. J.||Convois suspects||||1966
|-
|0525||Nemours, Pierre||Les Conjurés d'Assouan||||1966
|-
|0526||Revest, Marc||Kern cogne sur la parallèle||||1966
|-
|0527||Kenny, Paul||Coplan fait peau neuve||||1966
|-
|0528||Laforest, Serge||À bout de patience||||1966
|-
|0529||Caroff, André||Visa pour Formose||||1966
|-
|0530||Courcel, Pierre||Concession Caraïbes||||1966
|-
|0531||Rank, Claude||Mirages pour une victoire||||1966
|-
|0532||Page, Alain||Calone est arrivé||||1966
|-
|0533||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange froisse le kimono||||1966
|-
|0534||Ribes, F. H.||Atoll Z||||1966
|-
|0535||Arno, Marc||Manœuvre d'intoxication||||1966
|-
|0536||Noro, Fred||Un agent a été pris||||1966
|-
|0537||Braun, M. G.||Feu roulant||||1966
|-
|0538||Kenny, Paul||Coplan coupe les ponts||||1966
|-
|0539||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial au bal masqué||||1966
|-
|0540||Faller, Roger||Exportation interdite||||1966
|-
|0541||Dumoulin, Gilles-Maurice||Corps et Armes||||1966
|-
|0542||Rank, Claude||La Route de Corinthe||||1966
|-
|0543||Laforest, Serge||La Longue Nuit de Gaunce||||1966
|-
|0544||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange chasse le zombie||||1966
|-
|0545||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et la Lueur bleue||||1966
|-
|0546||Nemours, Pierre||Triple jeu||||1966
|-
|0547||Revest, Marc||Kern casse l'icône||||1966
|-
|0548||Caroff, André||Opération canal 2||||1966
|-
|0549||Kenny, Paul||Coplan sauve la mise||||1966
|-
|0550||Rank, Claude||Daïana de Gibraltar||||1966
|-
|0551||Page, Alain||Un cerveau pour Calone||||1966
|-
|0552||Carnal, Michel||Le Proscrit||||1966
|-
|0553||Ribes, F. H.||L'Homme du San Diego||||1966
|-
|0554||Braun, M. G.||Ça va, Cavassa ?||||1966
|-
|0555||Laforest, Serge||Poussée de fièvre||||1966
|-
|0556||Yaouanc, Alain||Un kriss pour l'espion||||1966
|-
|0557||Caron, Richard||TTX-75 à Berlin||||1966
|-
|0558||Arno, Marc||Opération Palomares||||1966
|-
|0559||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial rit jaune||||1966
|-
|0560||Kenny, Paul||Coplan paie le cercueil||||1966
|-
|0561||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange se désintoxe||||1966
|-
|0562||Conty, Jean-Pierre||Le Piège de Monsieur Suzuki||||1966
|-
|0563||Noro, Fred||Le Cirque aux espions||||1966
|-
|0564||Dumoulin, Gilles-Maurice||Les Gars d'en face||||1966
|-
|0565||Courcel, Pierre||Pression sans merci||||1966
|-
|0566||Kenny, Paul||Guet-apens pour FX-18||||1966
|-
|0567||Rank, Claude||La Renarde blonde||||1966
|-
|0568||Page, Alain||Il est si tard, Monsieur Calone||||1966
|-
|0569||Revest, Marc||Kern tue le mort||||1966
|-
|0570||Faller, Roger||Point d'orgue||||1966
|-
|0571||Braun, M. G.||C'est pour demain||||1966
|-
|0572||Laforest, Serge||Point chaud||||1966
|-
|0573||Arnaud, G. J.||Les Égarés||||1966
|-
|0574||Yaouanc, Alain||Une brune pour l'espion||||1966
|-
|0575||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial au procès||||1966
|-
|0576||Conty, Jean-Pierre||L'Étrange Mission de Monsieur Suzuki||||1966
|-
|0577||Kenny, Paul||Coplan fonce au but||||1966
|-
|0578||Braun, M. G.||Aux derniers barbelés||||1966
|-
|0579||Rank, Claude||Opération Étoile du Nord||||1966
|-
|0580||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange lève le masque||||1966
|-
|0581||Caron, Richard||TTX 75 sur le Nil||||1966
|-
|0582||Ribes, F. H.||Lecomte fait mouche||||1966
|-
|0583||Evans, Frank||Terreur blanche en Rhodésie||||1966
|-
|0584||Caroff, André||Le Guêpier de Genève||||1967
|-
|0585||Nemours, Pierre||Rien que des hommes !||||1967
|-
|0586||Carnal, Michel||Le Dragon de jade||||1967
|-
|0587||Page, Alain||L'Incorruptible Monsieur Calone||||1967
|-
|0588||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et la Conférence||||1967
|-
|0589||Kenny, Paul||Barrage à Bogota||||1967
|-
|0590||Dumoulin, Gilles-Maurice||À chacun sa guerre||||1967
|-
|0591||Caron, Richard||TTX 75 et les W. A. F.||||1967
|-
|0592||Conty, Jean-Pierre||La Bête noire de Monsieur Suzuki||||1967
|-
|0593||Rank, Claude||Le Grand Rush||||1967
|-
|0594||Braun, M. G.||Du même enfer||||1967
|-
|0595||Arnaud, G. J.||Cargaison insolite||||1967
|-
|0596||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial aux antipodes||||1967
|-
|0597||Courcel, Pierre||Consignes de prudence||||1967
|-
|0598||Saint-Moore, Adam||Cœur ouvert pour Face d'Ange||||1967
|-
|0599||Ribes, F. H.||Une bombe signée Lecomte||||1967
|-
|0600||Kenny, Paul||Coplan dans le labyrinthe||||1967
|-
|0601||Revest, Marc||Kern enfonce la porte d'or||||1967
|-
|0602||Faller, Roger||Muntplatz, 39||||1967
|-
|0603||Noro, Fred||La Peau du Vicomte||||1967
|-
|0604||Page, Alain||Et Calone vint...||||1967
|-
|0605||Rank, Claude||Un homme nommé Trottner||||1967
|-
|0606||Laforest, Serge||Gaunce joue l'atout||||1967
|-
|0607||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial à l'école||||1967
|-
|0608||Arno, Marc||Carburant danger||||1967
|-
|0609||Carnal, Michel||Le Capitaine||||1967
|-
|0610||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki fait parler les morts||||1967
|-
|0611||Braun, M. G.||Horizon rouge||||1967
|-
|0612||Kenny, Paul||Contacts Est-Ouest||||1967
|-
|0613||Revest, Marc||Achtung, Monsieur Kern||||1967
|-
|0614||Arnaud, G. J.||Le Commander rit jaune||||1967
|-
|0615||Nemours, Pierre||À 6 heures au Calice||||1967
|-
|0616||Laforest, Serge||Gaunce crève l'abcès||||1967
|-
|0617||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange mâche le piment||||1967
|-
|0618||Dumoulin, Gilles-Maurice||Section S||||1967
|-
|0619||Evans, Frank||Téléphone rouge||||1967
|-
|0620||Courcel, Pierre||Affrontements indirects||||1967
|-
|0621||Rank, Claude||Jolie Dynamite||||1967
|-
|0622||Ribes, F. H.||Lecomte panique le C.I.A.||||1967
|-
|0623||Kenny, Paul||Coplan sur la corde raide||||1967
|-
|0624||Caroff, André||Un porte-clés pour Tokyo||||1967
|-
|0625||Revest, Marc||Kern noie le pharaon||||1967
|-
|0626||Noro, Fred||Tchao, Vicomte||||1967
|-
|0627||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial au camp||||1967
|-
|0628||Braun, M. G.||En plein cœur||||1967
|-
|0629||Kenny, Paul||Complot pour demain||||1967
|-
|0630||Revest, Marc||Trafalgar Kern||||1967
|-
|0631||Arno, Marc||Incendie dans une ile||||1967
|-
|0632||Rank, Claude||Benghazi, au diable||||1967
|-
|0633||Laforest, Serge||Gaunce mort ou vif||||1967
|-
|0634||Conty, Jean-Pierre||Le Cauchemar de Monsieur Suzuki||||1967
|-
|0635||Page, Alain||Calone puissance 2||||1967
|-
|0636||Faller, Roger||Jeu nul||||1967
|-
|0637||Caron, Richard||TTX 75 opération||||1967
|-
|0638||Chabrey, François||La Vingt-cinquième image||||1967
|-
|0639||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et le Grand Secret||||1967
|-
|0640||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial au maquis||||1967
|-
|0641||Kenny, Paul||Coplan revient de loin||||1967
|-
|0642||Saint-Moore, Adam||Le K de Face d'Ange||||1967
|-
|0643||Page, Alain||En attendant Calone||||1967
|-
|0644||Rank, Claude||Un métier de salaud||||1967
|-
|0645||Laforest, Serge||L'Otage de Gaunce||||1967
|-
|0646||Ribes, F. H.||Salade russe pour Lecomte||||1967
|-
|0647||Braun, M. G.||Glenne force||||1967
|-
|0648||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et les Affreux||||1967
|-
|0649||Nemours, Pierre||Liquidez Mercure !||||1967
|-
|0650||Revest, Marc||Safari à Delhi pour Kern||||1967
|-
|0651||Caroff, André||Le Camp du serpent||||1967
|-
|0652||Chabrey, François||Détruisez l'original !||||1967
|-
|0653||Kenny, Paul||FX-18 relève le gant||||1967
|-
|0654||Arnaud, G. J.||Doublé pour le Commander||||1967
|-
|0655||Dumoulin, Gilles-Maurice||On en sait toujours trop||||1967
|-
|0656||Evans, Frank||Collusion au Pacifique||||1967
|-
|0657||Courcel, Pierre||Ligne frontière||||1968
|-
|0658||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial au pilori||||1968
|-
|0659||Rank, Claude||Les Batteries de Muizenberg||||1968
|-
|0660||Laforest, Serge||Gaunce désamorce la bombe||||1968
|-
|0661||Braun, M. G.||Guatemala-city||||1968
|-
|0662||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki cache son jeu||||1968
|-
|0663||Page, Alain||Un philtre pour Calone||||1968
|-
|0664||Ribes, F. H.||Bactériologiquement vôtre, Lecomte||||1968
|-
|0665||Kenny, Paul||Coplan à l'affût||||1968
|-
|0666||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange a des pressentiments||||1968
|-
|0667||Faller, Roger||Dossier Sini||||1968
|-
|0668||Revest, Marc||Kern dans le pot au noir||||1968
|-
|0669||Arnaud, G. J.||Le Commander souffle la torche||||1968
|-
|0670||Clerk, Ernie||Le Judoka du bout du monde||||1968
|-
|0671||Yaouanc, Alain||Feu sur l'espion||||1968
|-
|0672||Conty, Jean-Pierre||La Longue Nuit de Monsieur Suzuki||||1968
|-
|0673||Noro, Fred||Le Vicomte en guérilla||||1968
|-
|0674||Carnal, Michel||Les Compagnons||||1968
|-
|0675||Laforest, Serge||Gaunce pimente la sauce||||1968
|-
|0676||Rank, Claude||Allée des mitrailleuses||||1968
|-
|0677||Kenny, Paul||Jouez serré, Monsieur Coplan||||1968
|-
|0678||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange chasse le trésor||||1968
|-
|0679||Ribes, F. H.||Lecomte vous salue||||1968
|-
|0680||Caroff, André||Réseau contamination||||1968
|-
|0681||Chabrey, François||Un appât nommé Howard||||1968
|-
|0682||Arno, Marc||Cessez de trahir !||||1968
|-
|0683||Braun, M. G.||Tuer est mon métier||||1968
|-
|0684||Page, Alain||Merci, Monsieur Calone||||1968
|-
|0685||Dumoulin, Gilles-Maurice||Un monde à part||||1968
|-
|0686||Caron, Richard||TTX-75 à Antwerpen||||1968
|-
|0687||Laforest, Serge||Gaunce charge à fond||||1968
|-
|0688||Rank, Claude||Le Soldat de La Aurora||||1968
|-
|0689||Kenny, Paul||L'Étrange Duel de Coplan||||1968
|-
|0690||Nemours, Pierre||La Part du feu||||1968
|-
|0691||Revest, Marc||Kern à la kurde||||1968
|-
|0692||Courcel, Pierre||Surveillance permanente||||1968
|-
|0693||Braun, M. G.||Les Déserteurs||||1968
|-
|0694||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et le Pêcheur d'hommes||||1968
|-
|0695||Kenny, Paul||Huis clos pour FX 18 ?||||1968
|-
|0696||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange prend le maquis||||1968
|-
|0697||Chabrey, François||Le Sang lourd||||1968
|-
|0698||Carnal, Michel||Les Acharnés||||1968
|-
|0699||Clerk, Ernie||Le Judoka de Mexico||||1968
|-
|0700||Ribes, F. H.||Pleins Feux sur Lecomte||||1968
|-
|0701||Rank, Claude||Viva la revolución||||1968
|-
|0702||Faller, Roger||Retour payé||||1968
|-
|0703||Noro, Fred||Le Vicomte en eau trouble||||1968
|-
|0704||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki fait le mort||||1968
|-
|0705||Caron, Richard||TTX-75 en famille||||1968
|-
|0706||Arno, Marc||Provocation||||1968
|-
|0707||Kenny, Paul||Coplan dans la fournaise||||1968
|-
|0708||Page, Alain||Les Mémoires de Calone||||1968
|-
|0709||Cooper, Mike||À perte de vie||||1968
|-
|0710||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial au Biafra||||1968
|-
|0711||Laforest, Serge||Implacable Gaunce||||1968
|-
|0712||Rank, Claude||Le Comité de Tallinn||||1968
|-
|0713||Braun, M. G.||Fini de rire||||1968
|-
|0714||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki joue son va-tout||||1969
|-
|0715||Arnaud, G. J.||Le Commander prend la piste||||1969
|-
|0716||Caron, Richard||TTX 75 recherche Monsieur le duc||||1969
|-
|0717||Revest, Marc||Via Hong-Kong, Monsieur Kern||||1969
|-
|0718||Saint-Moore, Adam||Vacances romaines pour Face d'Ange||||1969
|-
|0719||Kenny, Paul||Coplan fait coup double||||1969
|-
|0720||Rank, Claude||L'École Bettina||||1969
|-
|0721||Ribes, F. H.||Lecomte latitude L||||1969
|-
|0722||Evans, Frank||Le Retour des vautours||||1969
|-
|0723||Noro, Fred||Joue, Vicomte||||1969
|-
|0724||Caroff, André||Candidats à la mort||||1969
|-
|0725||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial chez les guérilleros||||1969
|-
|0726||Page, Alain||Un bouillon pour Calone||||1969
|-
|0727||Courcel, Pierre||Le Passant de Berlin||||1969
|-
|0728||Nemours, Pierre||Numéro 2 est passé à l'Est !||||1969
|-
|0729||Chabrey, François||Matt à Palma||||1969
|-
|0730||Revest, Marc||Kern danse la mazurka||||1969
|-
|0731||Kenny, Paul||Le vieux gagne la belle||||1969
|-
|0732||Conty, Jean-Pierre||Les Angoisses de Monsieur Suzuki||||1969
|-
|0733||Arnaud, G. J.||Le Commander et l'Évadé||||1969
|-
|0734||Caroff, André||Le Banquet des espions||||1969
|-
|0735||Dumoulin, Gilles-Maurice||J.S. connaît la musique||||1969
|-
|0736||Rank, Claude||"E" sans mémoires||||1969
|-
|0737||Braun, M. G.||Guerre possible||||1969
|-
|0738||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange ne croit pas aux mirages||||1969
|-
|0739||Arno, Marc||Nécessité de disparaître||||1969
|-
|0740||Carnal, Michel||Vanina||||1969
|-
|0741||Ribes, F. H.||Carnaval à Venise pour Lecomte||||1969
|-
|0742||Laforest, Serge||La Trahison de Tamara||||1969
|-
|0743||Kenny, Paul||Coplan vise haut||||1969
|-
|0744||Noro, Fred||La Sibérie, Vicomte..||||1969
|-
|0745||Chabrey, François||Échec à Matt||||1969
|-
|0746||Clerk, Ernie||Le Mercenaire sans solde||||1969
|-
|0747||Revest, Marc||Havane, Monsieur Kern ?||||1969
|-
|0748||Caron, Richard||TTX 75 à Hambourg||||1969
|-
|0749||Page, Alain||Les Intuitions de Calone||||1969
|-
|0750||Conty, Jean-Pierre||Le Duel de Monsieur Suzuki||||1969
|-
|0751||Evans, Frank||Playback à l'antillaise||||1969
|-
|0752||Courcel, Pierre||Intox pour tous||||1969
|-
|0753||Faller, Roger||Pleins Risques||||1969
|-
|0754||Arnaud, G. J.||Piège pour une nation||||1969
|-
|0755||Rank, Claude||Désertion||||1969
|-
|0756||Kenny, Paul||Coplan rend coup pour coup||||1969
|-
|0757||Braun, M. G.||Casse... cash||||1969
|-
|0758||Ribes, F. H.||Quand Lecomte s'en mêle||||1969
|-
|0759||Clerk, Ernie||Le cascadeur attaque||||1969
|-
|0760||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et les Ombres chinoises||||1969
|-
|0761||Revest, Marc||La Longue Corde de Kern||||1969
|-
|0762||Laforest, Serge||L'Escalade de Gaunce||||1969
|-
|0763||Kenny, Paul||Coplan roule sur l'or||||1969
|-
|0764||Rank, Claude||L'An prochain à El Paso||||1969
|-
|0765||Dumoulin, Gilles-Maurice||J.S. fonce dans le brouillard||||1969
|-
|0766||Caroff, André||Objectif : "élimination"||||1969
|-
|0767||Carnal, Michel||Un coin de paradis||||1969
|-
|0768||Nemours, Pierre||La Guerre pour Koenigsberg||||1969
|-
|0769||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et la Déesse||||1969
|-
|0770||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial sur la banquise||||1969
|-
|0771||Courcel, Pierre||Contacts spécialisés||||1969
|-
|0772||Nemours, Pierre||Le Dossier "Opéra"||||1969
|-
|0773||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki sert d'appât||||1969
|-
|0774||Arno, Marc||Un colonel a disparu||||1969
|-
|0775||Kenny, Paul||F.X. 18 choisit son heure||||1969
|-
|0776||Laforest, Serge||La Diplomatie de Gaunce||||1969
|-
|0777||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et la Petite Chèvre||||1969
|-
|0778||Ribes, F. H.||Un cigare pour Lecomte||||1969
|-
|0779||Noro, Fred||Demain il fera nuit, Vicomte||||1969
|-
|0780||Braun, M. G.||Che Maccio !||||1969
|-
|0781||Rank, Claude||Il faut faire taire Alexa||||1969
|-
|0782||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et les Disparus||||1970
|-
|0783||Chabrey, François||Une peau pour Matt||||1970
|-
|0784||Arnaud, G. J.||Un amiral pour le Commander||||1970
|-
|0785||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial chez les tontons macoutes||||1970
|-
|0786||Revest, Marc||Kern à la coule||||1970
|-
|0787||Evans, Frank||Le vent souffle de l'Est||||1970
|-
|0788||Kenny, Paul||Coplan vide son sac||||1970
|-
|0789||Ribes, F. H.||Fausses Pistes pour Lecomte||||1970
|-
|0790||Courcel, Pierre||Tricheries à Madrid||||1970
|-
|0791||Caroff, André||Secteur 444||||1970
|-
|0792||Dumoulin, Gilles-Maurice||J.S. tient la forme||||1970
|-
|0793||Saint-Moore, Adam||Coup de chance pour Face d'Ange||||1970
|-
|0794||Rank, Claude||Les Bières du Mississippi||||1970
|-
|0795||Page, Alain||Des fleurs pour Calone||||1970
|-
|0796||Nemours, Pierre||Feu rouge pour Apollo||||1970
|-
|0797||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial a voté||||1970
|-
|0798||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki opère à chaud||||1970
|-
|0799||Clerk, Ernie||Safari pour le Judoka||||1970
|-
|0800||Kenny, Paul||FX 18 joue avec le feu||||1970
|-
|0801||Arno, Marc||L'Espion qui n'existait pas||||1970
|-
|0802||Carnal, Michel||Le Chemin de la solitude||||1970
|-
|0803||Caron, Richard||TTX 75 contre Docteur Fu||||1970
|-
|0804||Revest, Marc||Kimono Kern||||1970
|-
|0805||Dastier, Dan||Bactéries pour un royaume||||1970
|-
|0806||Rank, Claude||Carnaval d'octobre||||1970
|-
|0807||Page, Alain||Calone paye ses dettes||||1970
|-
|0808||Ribes, F. H.||Lecomte et la Poupée qui tue||||1970
|-
|0809||Chabrey, François||Matt à bord||||1970
|-
|0810||Noro, Fred||Où vas-tu, Vicomte ?||||1970
|-
|0811||Laforest, Serge||Gaunce et les Longs Couteaux||||1970
|-
|0812||Braun, M. G.||La Femme au fusil||||1970
|-
|0813||Kenny, Paul||Les Rendez-vous de Coplan||||1970
|-
|0814||Arnaud, G. J.||L'amnésique venu de la mer||||1970
|-
|0815||Courcel, Pierre||Échelon de destruction||||1970
|-
|0816||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial et les Dollars||||1970
|-
|0817||Revest, Marc||Philippine, Monsieur Kern||||1970
|-
|0818||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki cherche la femme||||1970
|-
|0819||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange passe par le toit||||1970
|-
|0820||Faller, Roger||Passage protégé||||1970
|-
|0821||Evans, Frank||Charade mandarine||||1970
|-
|0822||Page, Alain||Contredanse pour Calone||||1970
|-
|0823||Dumoulin, Gilles-Maurice||J.S. roule pour vous||||1970
|-
|0824||Chabrey, François||Matt malmène Mao||||1970
|-
|0825||Rank, Claude||Mes femmes du Kilimandjaro||||1970
|-
|0826||Kenny, Paul||Coplan fait mouche||||1970
|-
|0827||Revest, Marc||Kern et le Beau Danube rouge||||1970
|-
|0828||Arnaud, G. J.||Échec au froid, Commander||||1970
|-
|0829||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange dans le dédale||||1970
|-
|0830||Braun, M. G.||"V" comme vacherie||||1970
|-
|0831||Laforest, Serge||Gaunce ne marchande pas||||1970
|-
|0832||Ribes, F. H.||Lecomte et l'Enfant prodigue||||1970
|-
|0833||Kenny, Paul||La Nuit de Coplan||||1970
|-
|0834||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et les Panthères noires||||1970
|-
|0835||Noro, Fred||Et après, Vicomte ?||||1970
|-
|0836||Avril, Marc||Puisqu'il faut l'appeler par son nom...||||1970
|-
|0837||Chabrey, François||Matt contre "Faucons"||||1970
|-
|0838||Arno, Marc||La Nuit des couteaux||||1970
|-
|0839||Carnal, Michel||Le Diable au soleil||||1970
|-
|0840||Rank, Claude||Fort-canal||||1970
|-
|0841||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial et les Bérets verts||||1970
|-
|0842||Courcel, Pierre||Ultime Échange||||1970
|-
|0843||Caroff, André||Compartiment 820||||1970
|-
|0844||Nemours, Pierre||Yung Ho s'est mise à table||||1970
|-
|0845||Laforest, Serge||Gaunce et les Calibres||||1970
|-
|0846||Revest, Marc||Quitte ou Kern||||1970
|-
|0847||Kenny, Paul||FX 18 change de piste||||1970
|-
|0848||Ribes, F. H.||Voir Lecomte, Naples et mourir||||1970
|-
|0849||Noro, Fred||S'il le faut, Vicomte||||1970
|-
|0850||Arno, Marc||Les Chemins de Kaboul||||1970
|-
|0851||Caroff, André||Coulez le "Kashïi Maru"||||1970
|-
|0852||Rank, Claude||Souviens-toi de Dallas||||1970
|-
|0853||Laforest, Serge||Traquenard pour Gaunce||||1970
|-
|0854||Braun, M. G.||Le Temps des guérilleros||||1970
|-
|0855||Arnaud, G. J.||Coup de vent pour le Commander||||1970
|-
|0856||Nemours, Pierre||À la santé du général||||1970
|-
|0857||Avril, Marc||Astres et Désastres||||1970
|-
|0858||Conty, Jean-Pierre||La Contre-enquête de Monsieur Suzuki||||1971
|-
|0859||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange au paradis perdu||||1971
|-
|0860||Chabrey, François||Shalom, Monsieur Matt||||1971
|-
|0861||Kenny, Paul||Des sueurs pour Coplan||||1971
|-
|0862||Page, Alain||On n'arrête pas Calone||||1971
|-
|0863||Ribes, F. H.||C.Q.F.D... KB-09||||1971
|-
|0864||Revest, Marc||Olé ! Monsieur Kern...||||1971
|-
|0865||Dastier, Dan||Parasites sur les Andes||||1971
|-
|0866||Hoven, Jacques||Vacances pour un espion||||1971
|-
|0867||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial à la question||||1971
|-
|0868||Rank, Claude||Train de nuit pour Fortaleza||||1971
|-
|0869||Arno, Marc||Opération ponctuelle||||1971
|-
|0870||Noro, Fred||Aux bons soins du Vicomte||||1971
|-
|0871||Chabrey, François||Matt au Mali||||1971
|-
|0872||Conty, Jean-Pierre||Haro sur Monsieur Suzuki||||1971
|-
|0873||Clerk, Ernie||Le Judoka et les Sabras||||1971
|-
|0874||Saint-Moore, Adam||Une île pour Face d'Ange||||1971
|-
|0875||Kenny, Paul||Coplan fait des ravages||||1971
|-
|0876||Ribes, F. H.||Lecomte ne chinoise pas||||1971
|-
|0877||Arnaud, G. J.||Le Commander et la Mamma||||1971
|-
|0878||Revest, Marc||Kern fait le mur||||1971
|-
|0879||Page, Alain||Calone est au parfum||||1971
|-
|0880||Leygnac, M.J.||Le Vent du désert||||1971
|-
|0881||Carnal, Michel||Le Remplaçant||||1971
|-
|0882||Rank, Claude||Croix de fer, Épées, Diamants...||||1971
|-
|0883||Nemours, Pierre||Les Séides de Mars||||1971
|-
|0884||Avril, Marc||Le Petit Train du Vatican||||1971
|-
|0885||Caroff, André||Incognito, M. Bonder ?||||1971
|-
|0886||Joste, Claude||Comme un engrenage...||||1971
|-
|0887||Hérault, Paul-Jean||Réseaux-sommeil||||1971
|-
|0888||Braun, M. G.||Pris pour cible||||1971
|-
|0889||Kenny, Paul||Coplan traque le renard||||1971
|-
|0890||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange chez les Émirs||||1971
|-
|0891||Conty, Jean-Pierre||Mission-suicide pour Monsieur Suzuki||||1971
|-
|0892||Revest, Marc||Qui est Socrate, Monsieur Kern ?||||1971
|-
|0893||Evans, Frank||Chausse-trape à Singapore||||1971
|-
|0894||Hoven, Jacques||La Margaïe aux espions||||1971
|-
|0895||Dastier, Dan||Radars en péril||||1971
|-
|0896||Chabrey, François||Une valse pour Matt||||1971
|-
|0897||Arno, Marc||Orientation subversive||||1971
|-
|0898||Ribes, F. H.||Lecomte... rien ne va plus||||1971
|-
|0899||Laforest, Serge||La Peur de Gaunce||||1971
|-
|0900||Cooper, Mike||Douze hommes aux enchères||||1971
|-
|0901||Carnal, Michel||Une fille de nulle part||||1971
|-
|0902||Rank, Claude||La Guerre des trois||||1971
|-
|0903||Kenny, Paul||La Pitié de Coplan||||1971
|-
|0904||Noro, Fred||La Longue Marche du Vicomte||||1971
|-
|0905||Caron, Richard||TTX 75 à Agadir||||1971
|-
|0906||Chabrey, François||Nançay R.A. 12 appelle Matt||||1971
|-
|0907||Caroff, André||Les Heures Sombres de Bonder||||1971
|-
|0908||Braun, M. G.||Dix centimètres de peau||||1971
|-
|0909||Page, Alain||L'Odyssée de Calone||||1971
|-
|0910||Kenny, Paul||FX-18 prend parti||||1971
|-
|0911||Arnaud, G. J.||Le Commander dans un fauteuil||||1971
|-
|0912||Faller, Roger||Ultime Recours||||1971
|-
|0913||Revest, Marc||Chili con Kern||||1971
|-
|0914||Saint-Moore, Adam||L'Apocalypse selon Face d'Ange||||1971
|-
|0915||Ribes, F. H.||OTAN pour Lecomte||||1971
|-
|0916||Nemours, Pierre||Le Général et les Otages||||1971
|-
|0917||Rank, Claude||Aux armes du Bengale||||1971
|-
|0918||Courcel, Pierre||Le Prix du salut||||1971
|-
|0919||Noro, Fred||Ce soir à Chiraz, Vicomte||||1971
|-
|0920||Conty, Jean-Pierre||La Revanche du mort||||1971
|-
|0921||Arno, Marc||Les Lendemains qui tuent||||1971
|-
|0922||Hérault, Paul-Jean||Stratégie détonateur||||1971
|-
|0923||Joste, Claude||Feu au Bengale||||1971
|-
|0924||Kenny, Paul||Une balle pour Coplan||||1971
|-
|0925||Caroff, André||Go home, Bonder !||||1971
|-
|0926||Cooper, Mike||Une chance sur deux||||1971
|-
|0927||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki dans l'enfer blanc||||1971
|-
|0928||Laforest, Serge||Le Coup mortel de Gaunce||||1971
|-
|0929||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange a le coeur sensible||||1971
|-
|0930||Rank, Claude||Rendez-vous à Port-Jackson||||1971
|-
|0931||Braun, M. G.||La Ciguatera||||1971
|-
|0932||Cayeux, J. B.||L'Agent spécial a trahi||||1971
|-
|0933||Faller, Roger||Cartes sous table||||1971
|-
|0934||Chabrey, François||Une hirondelle pour Matt||||1971
|-
|0935||Avril, Marc||Laser et Othello||||1971
|-
|0936||Ribes, F. H.||Lecomte... frontière interdite||||1971
|-
|0937||Nemours, Pierre||Le Général et les Dauphins||||1972
|-
|0938||Kenny, Paul||Coplan dans le brouillard||||1972
|-
|0939||Arnaud, G. J.||Jouez serré, Commander||||1972
|-
|0940||Caron, Richard||TTX 75 chez les Grecs||||1972
|-
|0941||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et l'Espion fou||||1972
|-
|0942||Joste, Claude||Pigeon, tire ?||||1972
|-
|0943||Page, Alain||Un piège pour Calone||||1972
|-
|0944||Revest, Marc||Le Fils de Kern||||1972
|-
|0945||Rank, Claude||Où courez-vous, samouraïs ?||||1972
|-
|0946||Ribes, F. H.||Lecomte... opération danger||||1972
|-
|0947||Carnal, Michel|| La Balade irlandaise||||1972
|-
|0948||Hérault, Paul-Jean||Le Barrage maudit||||1972
|-
|0949||Laforest, Serge||Gaunce et la Main du diable||||1972
|-
|0950||Chabrey, François||Mach 2 pour Matt||||1972
|-
|0951||Saint-Moore, Adam||Une croisade pour Face d'Ange||||1972
|-
|0952||Kenny, Paul||Coplan ne lâche pas prise||||1972
|-
|0953||Arno, Marc||Concerto pour un espion||||1972
|-
|0954||Avril, Marc||Avril en Patagonie||||1972
|-
|0955||Revest, Marc||Kangourou, Kern..||||1972
|-
|0956||Nemours, Pierre||Le Général et le Zombi||||1972
|-
|0957||Arnaud, G. J.||Le Commander et le Révérend||||1972
|-
|0958||Braun, M. G.||Chambre 12||||1972
|-
|0959||Rank, Claude||Force M à Tahiti||||1972
|-
|0960||Caron, Richard||TTX 75 à Rotterdam||||1972
|-
|0961||Dastier, Dan||Croix noires sous la mer||||1972
|-
|0962||Caroff, André||Bonder casse la baraque||||1972
|-
|0963||Joste, Claude||La Grande Marmite||||1972
|-
|0964||Courcel, Pierre||Immunité provisoire||||1972
|-
|0965||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange rencontre le diable||||1972
|-
|0966||Kenny, Paul||Coplan prend le large||||1972
|-
|0967||Arnaud, G. J.||Des milliers de vies||||1972
|-
|0968||Chabrey, François||Matt et le Satellite||||1972
|-
|0969||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki lance un défi||||1972
|-
|0970||Revest, Marc||Kern moins le quart||||1972
|-
|0971||Arno, Marc||Sarabande pour un espion||||1972
|-
|0972||Ribes, F. H.||Touche longue pour Lecomte||||1972
|-
|0973||Rank, Claude||Le Général Révolution||||1972
|-
|0974||Nemours, Pierre||L'Anti-Général||||1972
|-
|0975||Avril, Marc||Parfums d'Avril||||1972
|-
|0976||Caroff, André||Bonder plombe le pigeon||||1972
|-
|0977||Conty, Jean-Pierre||Adieu Suzuki !||||1972
|-
|0978||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et la Momie blonde||||1972
|-
|0979||Rank, Claude||Le Camarade||||1972
|-
|0980||Kenny, Paul||L'Étonnante Aventure de Coplan||||1972
|-
|0981||Revest, Marc||Mannekern-pis||||1972
|-
|0982||Dastier, Dan||Trahison en différé||||1972
|-
|0983||Arno, Marc||Hécatombe pour un espion||||1972
|-
|0984||Chabrey, François||Matt réveille le coq||||1972
|-
|0985||Courcel, Pierre||De bonne guerre||||1972
|-
|0986||Braun, M. G.||Trois têtes coupées||||1972
|-
|0987||Kenny, Paul||FX 18 déblaie le terrain||||1972
|-
|0988||Ribes, F. H.||Viva El Presidente... Senor Lecomte...||||1972
|-
|0989||Arnaud, G. J.||Le Commander et la Combine||||1972
|-
|0990||Laforest, Serge||Gaunce se pique||||1972
|-
|0991||Evans, Frank||Vendetta cinghalaise||||1972
|-
|0992||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki double la mise||||1972
|-
|0993||Caroff, André||Bonder passe au C.U.S.I.||||1972
|-
|0994||Rank, Claude||Le Coup de Carthagène||||1972
|-
|0995||Hoven, Jacques||Les Rats de la section||||1972
|-
|0996||Leygnac, M. J.||La Porte jaune||||1972
|-
|0997||Revest, Marc||Kern à Colin-Maillard||||1972
|-
|0998||Dastier, Dan||Révoltes sur commande||||1972
|-
|0999||Carnal, Michel||La Longue Route||||1972
|-
|1000||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et le Plan "Abysses"||||1972
|-
|1001||Kenny, Paul||Coplan va jusqu'au bout||||1972
|-
|1002||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki va plus loin||||1972
|-
|1003||Courcel, Pierre||Pleins Pouvoirs au Délégué||||1972
|-
|1004||Ribes, F. H.||Les bons Lecomte font les bons amis||||1972
|-
|1005||Joste, Claude||Barbouz's Club||||1972
|-
|1006||Arno, Marc||Une croix pour un espion||||1972
|-
|1007||Braun, M. G.||Glenne à la turque||||1972
|-
|1008||Rank, Claude||Les Tueuses de Constance||||1972
|-
|1009||Nemours, Pierre||Le Général passe au falot||||1973
|-
|1010||Dastier, Dan||Les Tabous du Kivu||||1973
|-
|1011||Revest, Marc||Kerala, Kern||||1973
|-
|1012||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et l'Arme du diable||||1973
|-
|1013||Avril, Marc||Ravisseurs et Ravissantes||||1973
|-
|1014||Arnaud, G. J.||Ô combien de marins...||||1973
|-
|1015||Kenny, Paul||Mission Rangoon pour FX 18||||1973
|-
|1016||Joste, Claude||Putschissimo||||1973
|-
|1017||Caroff, André||Bonder grille le stop||||1973
|-
|1018||Ribes, F. H.||Lecomte, Amour et Mafia||||1972
|-
|1019||Arno, Marc||Un espion sur le Nil||||1973
|-
|1020||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki a les mains rouges||||1973
|-
|1021||Laforest, Serge||Gaunce et les Voleurs de cerveaux||||1973
|-
|1022||Rank, Claude||Les Jolies Bombes d'Okinawa||||1973
|-
|1023||Cooper, Mike||Réduit au silence||||1973
|-
|1024||Arnaud, G. J.||Le Commander et les Spectres||||1973
|-
|1025||Chabrey, François||Matt flambe à Caracas||||1973
|-
|1026||Courcel, Pierre||Le Délégué à Mexico||||1973
|-
|1027||Revest, Marc||Kern, la Bourse et la Vie||||1973
|-
|1028||Nemours, Pierre||Le Général et les Tueurs de Kali||||1973
|-
|1029||Kenny, Paul||Un diplomate nommé Coplan||||1973
|-
|1030||Joste, Claude||Intox circus||||1973
|-
|1031||Dastier, Dan||Caraïbes-poker||||1973
|-
|1032||Conty, Jean-Pierre||Les Pantins de Monsieur Suzuki||||1973
|-
|1033||Braun, M. G.||Code Baltique||||1973
|-
|1034||Faller, Roger||Sous-sol majeur||||1973
|-
|1035||Arno, Marc||Le Matin des espions||||1973
|-
|1036||Rank, Claude||Nous n'irons plus à Kampala||||1973
|-
|1037||Ribes, F. H.||Lecomte a bien l'honneur||||1973
|-
|1038||Chabrey, François||Matt fonce dans le noir||||1973
|-
|1039||Courcel, Pierre||Les Atouts du Délégué||||1973
|-
|1040||Nemours, Pierre||Sauvez l'Irlande, Général !||||1973
|-
|1041||Revest, Marc||Corrida pour Kern||||1973
|-
|1042||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et le Dieu vivant||||1973
|-
|1043||Kenny, Paul||Singapour appelle Coplan||||1973
|-
|1044||Avril, Marc||Avril sur orbite||||1973
|-
|1045||Arnaud, G. J.||Compagnons de sang||||1973
|-
|1046||Caroff, André||Bonder en filigrane||||1973
|-
|1047||Dastier, Dan||Coup de main à la kurde||||1973
|-
|1048||Chabrey, François||Matt attaque Germania-E||||1973
|-
|1049||Arno, Marc||La Gondole aux espions||||1973
|-
|1050||Rank, Claude||Vietnam à vendre||||1973
|-
|1051||Ribes, F. H.||Lecomte garde le tempo||||1973
|-
|1052||Faller, Roger||L'Arme du diable||||1973
|-
|1053||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki tombe de haut||||1973
|-
|1054||Revest, Marc||Kern sauve le fauve||||1973
|-
|1055||Rank, Claude||L'Escadron rouge||||1973
|-
|1056||Braun, M. G.||Maîtres à tuer||||1973
|-
|1057||Arno, Marc||Trois espions dans les sables||||1973
|-
|1058||Chabrey, François||Une tornade pour Matt||||1973
|-
|1059||Courcel, Pierre||Piégez le Délégué||||1973
|-
|1060||Ribes, F. H.||KB-09 section "K"||||1973
|-
|1061||Saint-Moore, Adam||Un coup tordu pour Face d'Ange||||1973
|-
|1062||Rank, Claude||Les Six gueules d'Amérique||||1973
|-
|1063||Revest, Marc||Psy... Kernalyse||||1973
|-
|1064||Arnaud, G. J.||Le Commander et la Voyante||||1973
|-
|1065||Nemours, Pierre||Le Général et les Affreuses||||1973
|-
|1066||Joste, Claude||Inter-services deuil||||1973
|-
|1067||Caroff, André||Bonder en solo||||1973
|-
|1068||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et le Dosser ADZ||||1973
|-
|1069||Ribes, F. H.||Coup de sang pour Lecomte||||1973
|-
|1070||Chabrey, François||Matt sur le toit du monde||||1973
|-
|1071||Arnaud, G. J.||Pour mémoire, Commander||||1973
|-
|1072||Braun, M. G.||Elle s'appelait Tily||||1973
|-
|1073||Caroff, André||Bonder et le Blé chinois||||1973
|-
|1074||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et la Grande Panique||||1974
|-
|1075||Rank, Claude||Les Cages de Montevideo||||1974
|-
|1076||Arno, Marc||L'Espion condamné||||1974
|-
|1077||Chabrey, François||Nul n'échappe à Matt||||1974
|-
|1078||Laforest, Serge||Les Parapluies de Gaunce||||1974
|-
|1079||Rank, Claude||USS Potemkine||||1974
|-
|1080||Conty, Jean-Pierre||L'Abominable Randonnée de Monsieur Suzuki||||1974
|-
|1081||Dastier, Dan||Noël rouge||||1974
|-
|1082||Karol, Alix||En tout bien toute horreur||||1974
|-
|1083||Avril, Marc||Avrillico presto||||1974
|-
|1084||Joste, Claude||Tant qu'il y aura des dingues||||1974
|-
|1085||Revest, Marc||Kern à la glace||||1974
|-
|1086||Ribes, F. H.||À moi, Lecomte, deux mots||||1974
|-
|1087||Dastier, Dan||Chypre... Accords perdus !||||1974
|-
|1088||Nemours, Pierre||David et le Général||||1974
|-
|1089||Chabrey, François||Matt et l'Honorable Correspondant||||1974
|-
|1090||Courcel, Pierre||Le Rapt du Délégué||||1974
|-
|1091||Revest, Marc||Qui berne Kern ?||||1974
|-
|1092||Hoven, Jacques||Un nazi nommé Straub||||1974
|-
|1093||Karol, Alix||Assassin pour tout le monde||||1974
|-
|1094||Arnaud, G. J.||Le Commander et la Tueuse||||1974
|-
|1095||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki cherche un homme||||1974
|-
|1096||Arno, Marc||Les Espions de l'Acropole||||1974
|-
|1097||Avril, Marc||Radio Avril||||1974
|-
|1098||Rank, Claude||Mort d'un solitaire||||1974
|-
|1099||Dastier, Dan||Cent lingots pour une guérilla||||1974
|-
|1100||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et les Petits Français||||1974
|-
|1101||Ribes, F. H.||Lecomte, le Duc et la Princesse||||1974
|-
|1102||Joste, Claude||Requiem pour un sceptique||||1974
|-
|1103||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki ne désarme pas||||1974
|-
|1104||Arnaud, G. J.||Le Commander et le Déserteur||||1974
|-
|1105||Chabrey, François||Matt frappe à Cuba||||1974
|-
|1106||Revest, Marc||Le Kern sur la main||||1974
|-
|1107||Karol, Alix||Suicides par contumace||||1974
|-
|1108||Nemours, Pierre||Le Général contre le samouraï||||1974
|-
|1109||Arno, Marc||L'espion conduit le bal||||1974
|-
|1110||Caroff, André||Bonder super-tueur||||1974
|-
|1111||Courcel, Pierre||La Course du Délégué||||1974
|-
|1112||Dastier, Dan||Transfuge-Party...||||1974
|-
|1113||Laforest, Serge||Les Filles de Gaunce||||1974
|-
|1114||Rank, Claude||La Bombe à l'heure du thé||||1974
|-
|1115||Germont, Michel||Week-end à Moscou||||1974
|-
|1116||Karol, Alix||Et cinquante qui font sang||||1974
|-
|1117||Revest, Marc||Ku-Klux-Kern||||1974
|-
|1118||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki suit la filière||||1974
|-
|1119||Chabrey, François||Électroniquement vôtre, Matt||||1974
|-
|1120||Rank, Claude||La Petite Femme du Cap||||1974
|-
|1121||Ribes, F. H.||Lecomte brûle le stop||||1974
|-
|1122||Arnaud, G. J.||Les Fossoyeurs de liberté||||1974
|-
|1123||Joste, Claude||Play-back pour un lampiste||||1974
|-
|1124||Arno, Marc||L'Opium des espions||||1974
|-
|1125||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki suspect N° 1||||1974
|-
|1126||Rank, Claude||Mourir en applaudissant||||1974
|-
|1127||Courcel, Pierre||Le Délégué passe un marché||||1974
|-
|1128||Dastier, Dan||Opération "Cariatides"||||1974
|-
|1129||Chabrey, François||Du feu, Matt ?||||1974
|-
|1130||Karol, Alix||Meurs et tais-toi !||||1974
|-
|1131||Braun, M. G.||Sept mille îles||||1974
|-
|1132||Ribes, F. H.||Petit Lecomte et Grand Lama||||1974
|-
|1133||Rank, Claude||La Grande Borde||||1974
|-
|1134||Arnaud, G. J.||Escadron spécial||||1974
|-
|1135||Avril, Marc||Avril et l'Emmerderesse||||1974
|-
|1136||Evans, Frank||Le Sabbat des Papous||||1974
|-
|1137||Arno, Marc||Autopsie d'un espion||||1974
|-
|1138||Rank, Claude||Il pleut des grenades||||1974
|-
|1139||Caroff, André||Bonder et ses loups||||1974
|-
|1140||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki déchire le voile||||1974
|-
|1141||Caroff, André||Bonder lève le rideau||||1974
|-
|1142||Chabrey, François||Matt et le Canard laqué||||1974
|-
|1143||Dastier, Dan||Orages sur Bangkok||||1974
|-
|1144||Courcel, Pierre||Une blonde pour le Délégué||||1974
|-
|1145||Rank, Claude||La Fille pendue||||1974
|-
|1146||Arno, Marc||L'Archipel aux espions||||1974
|-
|1147||Laforest, Serge||Gaunce et le Triangle de la mort||||1974
|-
|1148||Karol, Alix||Garanti sur fracture||||1974
|-
|1149||Caroff, André||Bonder dénude la Madone||||1974
|-
|1150||Rank, Claude||Les Sirènes de Kidderpore||||1974
|-
|1151||Conty, Jean-Pierre||Nuits chaudes pour Monsieur Suzuki||||1974
|-
|1152||Ribes, F. H.||Pour solde de tout... Lecomte||||1974
|-
|1153||Nemours, Pierre||Le Général à Singapour||||1974
|-
|1154||Braun, M. G.||La Fille des Andes||||1974
|-
|1155||Avril, Marc||Avril, Délices et Orgues||||1974
|-
|1156||Chabrey, François||Matt lutte en Suisse||||1974
|-
|1157||Karol, Alix||Nous avons les moyens de vous faire parler||||1974
|-
|1158||Joste, Claude||La Grande Farce||||1974
|-
|1159||Revest, Marc||Atout Kern||||1974
|-
|1160||Arno, Marc||L'espion meurt seul||||1974
|-
|1161||Arnaud, G. J.||Smog pour le Commander||||1974
|-
|1162||Courcel, Pierre||Les Comptes du Délégué||||1974
|-
|1163||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki entre dans la danse||||1974
|-
|1164||Revest, Marc||Anar... Kern||||1974
|-
|1165||Rank, Claude||Le Septième camion||||1974
|-
|1166||Trey, Henry||Jupiter lâche sa foudre||||1974
|-
|1167||Chabrey, François||Matt et l'Ostpolitik||||1974
|-
|1168||Nemours, Pierre||Bienvenue à Miami, Général||||1975
|-
|1169||Joste, Claude||La Pince||||1975
|-
|1170||Laforest, Serge||Gaunce et l'Écorché vif||||1975
|-
|1171||Arno, Marc||L'Espion sans nom||||1975
|-
|1172||Courcel, Pierre||Casse-tête pour le Délégué||||1975
|-
|1173||Caroff, André||Bonder en duplex||||1975
|-
|1174||Revest, Marc||La Came à Kern||||1975
|-
|1175||Dastier, Dan||La Blonde d'Istanbul||||1975
|-
|1176||Karol, Alix||Objets violents non identifiés||||1975
|-
|1177||Conty, Jean-Pierre||Qui va trahir ?||||1975
|-
|1178||Ribes, F. H.||Lecomte creuse sa tombe||||1975
|-
|1179||Chabrey, François||"Torpédos" contre Matt||||1975
|-
|1180||Rank, Claude||La Reine des truies||||1975
|-
|1181||Caroff, André||Bonderscopie||||1975
|-
|1182||Chabrey, François||Matt coiffe Panama||||1975
|-
|1183||Arnaud, G. J.||Le Commander et le Vigile||||1975
|-
|1184||Nemours, Pierre||Le Général chez les Canaques||||1975
|-
|1185||Arno, Marc||"S" comme espion||||1975
|-
|1186||Hoven, Jacques||Seppuku||||1975
|-
|1187||Detis, Jean||Les Chevaux du vent||||1975
|-
|1188||Ribes, F. H.||In memoriam Lecomte||||1975
|-
|1189||Chabrey, François||Matt gèle en Alaska||||1975
|-
|1190||Dastier, Dan||Coup de soleil pour Frank Warden||||1975
|-
|1191||Faller, Roger||De plein fouet||||1975
|-
|1192||Joste, Claude||La morgue affiche complet||||1975
|-
|1193||Rank, Claude||Les Incendiaires||||1975
|-
|1194||Conty, Jean-Pierre||Mission impossible pour Monsieur Suzuki||||1975
|-
|1195||Clauzel, Robert||Rendez-vous à Bogazkale||||1975
|-
|1196||Arnaud, G. J.||Trio infernal pour le Commander||||1975
|-
|1197||Karol, Alix||Comment mourir sans se fatiguer||||1975
|-
|1198||Arno, Marc||Les Espions du bout du monde||||1975
|-
|1199||Laforest, Serge||Le Cirque de Gaunce||||1975
|-
|1200||Braun, M. G.||Du côté de Khartoum||||1975
|-
|1201||Rank, Claude||Hullabaloo !||||1975
|-
|1202||Ribes, F. H.||Lecomte... échec au diable||||1975
|-
|1203||Avril, Marc||Avril et le Diable||||1975
|-
|1204||Joste, Claude||Le Sixième corps||||1975
|-
|1205||Karol, Alix||Sexécution capitale||||1975
|-
|1206||Caroff, André||Bonder and C°||||1975
|-
|1207||Rank, Claude||Le Serment de Shannon||||1975
|-
|1208||Conty, Jean-Pierre||Horizons fantastiques pour Monsieur Suzuki||||1975
|-
|1209||Chabrey, François||Matt perd la face||||1975
|-
|1210||Arnaud, G. J.||Le Moine d'Asmara||||1975
|-
|1211||Courcel, Pierre||Le Délégué et les Ombres noires||||1975
|-
|1212||Faller, Roger||Post mortem||||1975
|-
|1213||Revest, Marc||Kern à la Tortue||||1975
|-
|1214||Nemours, Pierre||Le Général tire le glaive||||1975
|-
|1215||Ribes, F. H.||Lecomte et les Zapatéros||||1975
|-
|1216||Rank, Claude||Rio Merda||||1975
|-
|1217||Trey, Henry||Les Colères de Jupiter||||1975
|-
|1218||Chabrey, François||Matt salue le Bosphore||||1975
|-
|1219||Courcel, Pierre||La Revanche du Délégué||||1975
|-
|1220||Arno, Marc||L'Autre Espion||||1975
|-
|1221||Braun, M. G.||Sur un air de viole||||1975
|-
|1222||Conty, Jean-Pierre||Suzuki contre ISA||||1975
|-
|1223||Rank, Claude||La Guerre du seigneur||||1975
|-
|1224||Karol, Alix||Au maléfice du doute||||1975
|-
|1225||Caroff, André||Bonder crève l'écran||||1975
|-
|1226||Conty, Jean-Pierre||Les Armes secrètes de Monsieur Suzuki||||1975
|-
|1227||Dastier, Dan||Un château en Espagne||||1975
|-
|1228||Saint-Moore, Adam||Un désert pour Face d'Ange||||1975
|-
|1229||Rank, Claude||La Maréchale||||1975
|-
|1230||Ribes, F. H.||Lecomte... sang et or||||1975
|-
|1231||Nemours, Pierre||Le Général et le Roi Midas||||1976
|-
|1232||Revest, Marc||Kern au Madère||||1976
|-
|1233||Courcel, Pierre||Nuit chaude pour le Délégué||||1976
|-
|1234||Arnaud, G. J.||Du blé pour le Commander||||1976
|-
|1235||Chabrey, François||Matt piège Piotr||||1976
|-
|1236||Arno, Marc||Espions en perdition||||1976
|-
|1237||Avril, Marc||Avril  et l'Année sainte||||1976
|-
|1238||Chabrey, François||Matt mate l'atome||||1976
|-
|1239||Conty, Jean-Pierre||Suzuki contre X||||1976
|-
|1240||Dastier, Dan||Un missile pour Warden||||1976
|-
|1241||Joste, Claude||Café-philtre||||1976
|-
|1242||Revest, Marc||Ainsi font, font, font...||||1976
|-
|1243||Rank, Claude||La Gloire de Sapporo||||1976
|-
|1244||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange, la Dame et l'Ogre||||1976
|-
|1245||Revest, Marc||Passe-passe||||1976
|-
|1246||Arnaud, G. J.||Agonie pour une capitale||||1976
|-
|1247||Avril, Marc||Faites l'Avril, pas la guerre||||1976
|-
|1248||Arno, Marc||Signes particuliers : espion||||1976
|-
|1249||Caroff, André||Bonder riposte||||1976
|-
|1250||Courcel, Pierre||Les Cibles du Délégué||||1976
|-
|1251||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki chasse le grand fauve||||1976
|-
|1252||Karol, Alix||French con-con||||1976
|-
|1253||Joste, Claude||Au vent des remblas||||1976
|-
|1254||Chabrey, François||Matt détruit Marty||||1976
|-
|1255||Ribes, F. H.||KB 09-C.I.A.-K.G.B.||||1976
|-
|1256||Revest, Marc||Croque-Mikern||||1976
|-
|1257||Rank, Claude||L'Enfer pour demain||||1976
|-
|1258||Caroff, André||Bonder "opération magie"||||1976
|-
|1259||Nemours, Pierre||Un appel de Kinshasa, Général !||||1976
|-
|1260||Courcel, Pierre||Le Délégué va jusqu'au bout||||1976
|-
|1261||Karol, Alix||Les Mains aux coquilles||||1976
|-
|1262||Dastier, Dan||Warden fait le mur||||1976
|-
|1263||Arno, Marc||L'Adieu aux espions||||1976
|-
|1264||Rank, Claude||Les Fosses communes||||1976
|-
|1265||Chabrey, François||Matt frappe au "Golden Gate"||||1976
|-
|1266||Arnaud, G. J.||Sorciéres en jean||||1976
|-
|1267||Caroff, André||Bonder et la Marie-Salope||||1976
|-
|1268||Conty, Jean-Pierre||L'Espion de Kadena||||1976
|-
|1269||Joste, Claude||T... chèque barré||||1976
|-
|1270||Trey, Henry||By Jove ! Mister Jupiter||||1976
|-
|1271||Rank, Claude||La Juive de Port of Spain||||1976
|-
|1272||Ribes, F. H.||Lecomte et le Triangle magique||||1976
|-
|1273||Joste, Claude||Corée Graphie||||1976
|-
|1274||Avril, Marc||Le Carnaval d'Avril||||1976
|-
|1275||Karol, Alix||Un chacal des chacaux||||1976
|-
|1276||Conty, Jean-Pierre||Projet Cyclope||||1976
|-
|1277||Arno, Marc||Espions aux enchères||||1976
|-
|1278||Rank, Claude||Priorité rouge||||1976
|-
|1279||Chabrey, François||Compte à rebours pour Matt||||1976
|-
|1280||Arnaud, G. J.||Aux armes, Commander||||1976
|-
|1281||Revest, Marc||Kern et les Fausses Donnes||||1976
|-
|1282||Sauvage, Julien||Le Jeu du scorpion||||1976
|-
|1283||Chabrey, François||Matt suit "le Pape"||||1976
|-
|1284||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange casse le "noyau"||||1976
|-
|1285||Rank, Claude||L'Ange du Missouri||||1976
|-
|1286||Ribes, F. H.||Les Vertiges de Lecomte||||1976
|-
|1287||Dastier, Dan||Warden présente la note||||1976
|-
|1288||Nemours, Pierre||S.O.S. Caraïbes, Général||||1976
|-
|1289||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki cherche la faille||||1976
|-
|1290||Rank, Claude||Que s'est-il passé au secteur K ?||||1976
|-
|1291||Arnaud, G. J.||La Peste aux mille milliards de dents||||1976
|-
|1292||Caroff, André||Bonder contre Docteur Astro||||1976
|-
|1293||Chabrey, François||Matt confond la "Bundeswehr"||||1976
|-
|1294||Revest, Marc||Kernoscopie||||1976
|-
|1295||Germont, Michel||Week-end à Berlin||||1976
|-
|1296||Arno, Marc||L'Espion d'argile||||1976
|-
|1297||Ribes, F. H.||Lecomte et le Faux Messie||||1976
|-
|1298||Rank, Claude||Requiem pour Managua||||1976
|-
|1299||Sauvage, Julien||Le Tueur d'Amsterdam||||1976
|-
|1300||Braun, M. G.||À la sainte Sophie||||1976
|-
|1301||Karol, Alix||Los Ringardos||||1976
|-
|1302||Conty, Jean-Pierre||Vacances rouges pour Monsieur Suzuki||||1976
|-
|1303||Courcel, Pierre||Le Délégué limite les dégâts||||1976
|-
|1304||Joste, Claude||Le Cas Anderson||||1976
|-
|1305||Dastier, Dan||Les Chinoiseries de Frank Warden||||1976
|-
|1306||Arno, Marc||Trouvez l'espion||||1976
|-
|1307||Ribes, F. H.||Lecomte objectif O.V.N.I.||||1976
|-
|1308||Karol, Alix||O.T.A.N. en emporte le vent||||1976
|-
|1309||Avril, Marc||Rival d'Avril||||1976
|-
|1310||Caron, Richard||Symphonie mexicaine||||1977
|-
|1311||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et la Chasse à l'éléphant||||1977
|-
|1312||Chabrey, François||Matt court-circuite l'O.U.A.||||1977
|-
|1313||Rank, Claude||Les Loups en flammes||||1977
|-
|1314||Revest, Marc||Pas de vagues dans le canal||||1977
|-
|1315||Avril, Marc||Images de Marc||||1977
|-
|1316||Caroff, André||Bonder "Mach 3"||||1977
|-
|1317||Rank, Claude||Le Complot de Panama||||1977
|-
|1318||Conty, Jean-Pierre||Les Fanatiques||||1977
|-
|1319||Joste, Claude||La Chanson de Sam||||1977
|-
|1320||Nemours, Pierre||Le Général et les Pêcheurs d'Islande||||1977
|-
|1321||Courcel, Pierre||Jouez serré, Délégué !||||1977
|-
|1322||Chabrey, François||Matt retrouve ses ancêtres||||1977
|-
|1323||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki récolte la tempête||||1977
|-
|1324||Karol, Alix||Y'a un Turc||||1977
|-
|1325||Revest, Marc||Zeus de Kern||||1977
|-
|1326||Ribes, F. H.||Lecomte... opération chantage||||1977
|-
|1327||Dastier, Dan||Frank Warden et les Trois grâces||||1977
|-
|1328||Arno, Marc||Deux espions sur la piste||||1977
|-
|1329||Chabrey, François||Matt rôde en Rhodésie||||1977
|-
|1330||Arnaud, G. J.||Le Commander enterre la hache||||1977
|-
|1331||Ribes, F. H.||Allah est grand... Lecomte aussi||||1977
|-
|1332||Braun, M. G.||Après toi la Révolution||||1977
|-
|1333||Nemours, Pierre||Le Général et les Doubles Croches ||||1977
|-
|1334||Dastier, Dan||La Grande Colère de Warden||||1977
|-
|1335||Rank, Claude||Concorde demain soir||||1977
|-
|1336||Courcel, Pierre||L'Otage du Délégué||||1977
|-
|1337||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange dans le cercle magique||||1977
|-
|1338||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki sur la sellette||||1977
|-
|1339||Revest, Marc||Cache-Kern||||1977
|-
|1340||Caroff, André||Bonder bondérise l'éclopé||||1977
|-
|1341||Rank, Claude||Samedi à l'aube||||1977
|-
|1342||Chabrey, François||Matt à mort||||1977
|-
|1343||Braun, M. G.||L'Incorrigible||||1977
|-
|1344||Arnaud, G. J.||Alternative mortelle||||1977
|-
|1345||Karol, Alix||Des égouts et des couleurs||||1977
|-
|1346||Arno, Marc||Espions et Compagnie||||1977
|-
|1347||Joste, Claude||À chacun sa chance||||1977
|-
|1348||Avril, Marc||Avril joue la dame||||1977
|-
|1349||Ribes, F. H.||Coup franc pour Lecomte||||1977
|-
|1350||Germont, Michel||Week-end à Jérusalem||||1977
|-
|1351||Revest, Marc||Kern et la Ballerine||||1977
|-
|1352||Sauvage, Julien||Coup pourri||||1977
|-
|1353||Chabrey, François||Matt à tout va||||1977
|-
|1354||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki à Miami||||1977
|-
|1355||Rank, Claude||L'Architraître||||1977
|-
|1356||Ribes, F. H.||Lecomte... destruction en chaîne||||1977
|-
|1357||Caroff, André||Bonder mission suicide||||1977
|-
|1358||Noro, Fred||Le Vicomte est revenu||||1977
|-
|1359||Arnaud, G. J.||Peur blanche pour le Commander||||1977
|-
|1360||Trey, Henry||Jupiter prend la mouche||||1977
|-
|1361||Joste, Claude||Des fleurs pour la couronne||||1977
|-
|1362||Courcel, Pierre||Qui triche, délégué ?||||1977
|-
|1363||Rank, Claude||Libéria, Libéria chéri...||||1977
|-
|1364||Revest, Marc||Kern dans le triangle d'or||||1977
|-
|1365||Jacquemard, Serge||Hécatombe dans l'ombre||||1977
|-
|1366||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki dans le labyrinthe||||1977
|-
|1367||Dastier, Dan||Cocktail cubain||||1977
|-
|1368||Chabrey, François||Matt retrouve "Tomcat"||||1977
|-
|1369||Nemours, Pierre||Le Général et les Squatters de l’Équateur||||1977
|-
|1370||Rank, Claude||Pont de la Gitane noire||||1977
|-
|1371||Arnaud, G. J.||Le Gaucho de Munich||||1977
|-
|1372||Karol, Alix||L'Espion qui souffrait du froid||||1977
|-
|1373||Courcel, Pierre||Le Délégué et l'Insaisissable||||1977
|-
|1374||Avril, Marc||Avril au pouvoir||||1977
|-
|1375||Mazarin, Jean||Du côté de Sarajevo||||1977
|-
|1376||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki et le Pape rouge||||1977
|-
|1377||Revest, Marc||Berliner Kern||||1977
|-
|1378||Dastier, Dan||Warden tue le médiateur||||1977
|-
|1379||Braun, M. G.||Monsieur Colt||||1977
|-
|1380||Caroff, André||Bonder et la Poupée russe||||1977
|-
|1381||Ribes, F. H.||Lecomte... Météo sur commande||||1977
|-
|1382||Arno, Marc||Espions en accusation||||1977
|-
|1383||Rank, Claude||Coup bas pour une grève||||1977
|-
|1384||Karol, Alix||L’Évangile selon moi-même||||1977
|-
|1385||Arnaud, G. J.||Subversive club||||1977
|-
|1386||Chabrey, François||Matt attise le volcan||||1977
|-
|1387||Conty, Jean-Pierre||Les Contre-mesures de Monsieur Suzuki||||1978
|-
|1388||Courcel, Pierre||Les Transfuges du délégué||||1978
|-
|1389||Avril, Marc||Requiem d'Avril||||1978
|-
|1390||Nemours, Pierre||Vive l'écologie, général||||1978
|-
|1391||Ribes, F. H.||Lecomte mène la danse||||1978
|-
|1392||Jacquemard, Serge||Massacre pour un espion mort||||1978
|-
|1393||Caroff, André||Bonder connexion 12||||1978
|-
|1394||Germont, Michel||Le Revenant de la Baltique||||1978
|-
|1395||Rank, Claude||L'Ennemi de Séoul||||1978
|-
|1396||Evans, Frank||L'Arnaque rouge||||1978
|-
|1397||Arno, Marc||L'Heure des espions||||1978
|-
|1398||Karol, Alix||Il ne faut pas vendre la peau de l'URSS||||1978
|-
|1399||Arnaud, G. J.||Le Mauve sied au Commander||||1978
|-
|1400||Chabrey, François||Matt et la Guerre dans l'espace||||1978
|-
|1401||Nemours, Pierre||Le Général dans l'enfer vert||||1978
|-
|1402||Joste, Claude||Le Rat dans la nasse||||1978
|-
|1403||Dastier, Dan||Nuits rouges sur le Bosphore||||1978
|-
|1404||Conty, Jean-Pierre||Signé Suzuki||||1978
|-
|1405||Rank, Claude||Un caillou pour la gloire||||1978
|-
|1406||Chabrey, François||Matt rencontre Matt||||1978
|-
|1407||Caroff, André||Bonder recolle les morceaux||||1978
|-
|1408||Courcel, Pierre||Le Délégué se méfie||||1978
|-
|1409||Rank, Claude||Le Commando de Slovénie||||1978
|-
|1410||Avril, Marc||Avril et les Onze mille vierges||||1978
|-
|1411||Ribes, F. H.||Double piège pour Lecomte||||1978
|-
|1412||Mazarin, Jean||Au-delà des dunes||||1978
|-
|1413||Noro, Fred||Tue, Vicomte||||1978
|-
|1414||Arnaud, G. J.||Le Lait de la violence||||1978
|-
|1415||Dastier, Dan||Warden sauve le plan||||1978
|-
|1416||Arno, Marc||Espions à retardement||||1978
|-
|1417||Revest, Marc||La Java de Kern||||1978
|-
|1418||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki chasse l'oiseau rare||||1978
|-
|1419||Chabrey, François||Matt opère à Cheyenne||||1978
|-
|1420||Revest, Marc||Kern rencontre le Boss||||1978
|-
|1421||Jacquemard, Serge||Machiavel s'est fait espion||||1978
|-
|1422||Rank, Claude||Les Faucons sortent de l'ombre||||1978
|-
|1423||Dastier, Dan||Vol 315||||1978
|-
|1424||Joste, Claude||La Faille dans l'ombre||||1978
|-
|1425||Noro, Fred||Le Vicomte et le Gendarme||||1978
|-
|1426||Chabrey, François||Matt domine Zeus||||1978
|-
|1427||Caron, Richard||TTX 75 Guerre et peste||||1978
|-
|1428||Arnaud, G. J.||Coupe sanglante pour le Commander||||1978
|-
|1429||Braun, M. G.||Où sont les lions ?||||1978
|-
|1430||Caroff, André||Bonder en péril||||1978
|-
|1431||Rank, Claude||La Petite Hyène du soir||||1978
|-
|1432||Mazarin, Jean||Safari-tueurs||||1978
|-
|1433||Saint-Moore, Adam||Un complot pour Face d'Ange||||1978
|-
|1434||Conty, Jean-Pierre||Docteur Suzuki et Monsieur Hyde||||1978
|-
|1435||Ribes, F. H.||Allô Lecomte... Soyouz 23 ne répond plus||||1978
|-
|1436||Chabrey, François||Matt rompt la glace||||1978
|-
|1437||Avril, Marc||Étrennes d'Avril||||1978
|-
|1438||Joste, Claude||Polonaise en raid majeur||||1978
|-
|1439||Carnal, Michel||Le Négociateur||||1978
|-
|1440||Nemours, Pierre||Le Général et l'Anti-Babel||||1978
|-
|1441||Ribes, F. H.||Drôle de cirque pour Lecomte||||1978
|-
|1442||Courcel, Pierre||La Parade du délégué||||1978
|-
|1443||Rank, Claude||Lola von Bismarck||||1978
|-
|1444||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki entre deux feux||||1978
|-
|1445||Dastier, Dan||Opération Barracuda||||1978
|-
|1446||Revest, Marc||Cocody Kern||||1978
|-
|1447||Caron, Richard||Le Coup de Djerba||||1978
|-
|1448||Evans, Frank||Le Carnaval des transfuges||||1978
|-
|1449||Rank, Claude||Trucks sur l'Orient-Express||||1978
|-
|1450||Nemours, Pierre||Le Général contre les brigades rouges||||1978
|-
|1451||Caroff, André||Bonder dans l'engrenage||||1978
|-
|1452||Revest, Marc|| La Fille de Kern||||1978
|-
|1453||Jacquemard, Serge||Espion à en mourir||||1978
|-
|1454||Chabrey, François||Matt découvre l'étalon||||1978
|-
|1455||Rank, Claude||L'Amiral noir||||1978
|-
|1456||Ribes, F. H.||Lecomte ne fait pas de cadeaux||||1979
|-
|1457||Dastier, Dan||Warden et l'Alliance brisée||||1979
|-
|1458||Rank, Claude||Danse des crabes à Chittagong||||1979
|-
|1459||Avril, Marc||Avril à l'asile||||1979
|-
|1460||Jacquemard, Serge||Espions section sexe||||1979
|-
|1461||Arnaud, G. J.||Le Couple inquiet de Montréal||||1979
|-
|1462||Carnal, Michel||Les Enfants du créateur||||1979
|-
|1463||Joste, Claude||Le Clan des cloportes||||1979
|-
|1464||Caroff, André||Bonder stade Zombi 4||||1979
|-
|1465||Rank, Claude||Six phares d'acier ||||1979
|-
|1466||Conty, Jean-Pierre||Les Gadgets de Monsieur Suzuki||||1979
|-
|1467||Revest, Marc||Pièges... à Kern||||1979
|-
|1468||Chabrey, François||Matt et l'Uranium volant||||1979
|-
|1469||Saint-Moore, Adam||Un safari pour Face d'Ange||||1979
|-
|1470||Courcel, Pierre||Le Délégué dans la mêlée||||1979
|-
|1471||Arno, Marc||L'Espion rentre en Seine||||1979
|-
|1472||Noro, Fred||Écoute, Vicomte||||1979
|-
|1473||Caroff, André||Les Carnassiers||||1979
|-
|1474||Revest, Marc||Le Bacille de Kern||||1979
|-
|1475||Rank, Claude||Pour 10 000 chiens crevés||||1979
|-
|1476||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange fait échec à la dame||||1979
|-
|1477||Joste, Claude||Vacances roumaines||||1979
|-
|1478||Chabrey, François||Matt vole Concorde||||1979
|-
|1479||Conty, Jean-Pierre||Sursis pour un massacre||||1979
|-
|1480||Rank, Claude||Les Canons de Takarazuka||||1979
|-
|1481||Avril, Marc||Bondieu d'Avril||||1979
|-
|1482||Nemours, Pierre||Le Général et les Petites Chinoises||||1979
|-
|1483||Arnaud, G. J.||Pas de miracle pour le Commander||||1979
|-
|1484||Dastier, Dan||Croisière pour un otage||||1979
|-
|1485||Rank, Claude||Mission en Prusse rouge||||1979
|-
|1486||Joste, Claude||Balade irlandaise||||1979
|-
|1487||Caroff, André||Bonder top-niveau||||1979
|-
|1488||Jacquemard, Serge||Les coyotes s'en chargeront||||1979
|-
|1489||Ribes, F. H.||Pour Lecomte 2 + 1 = 2||||1979
|-
|1490||Rank, Claude||Néo-vampires à Stalinskaïa||||1979
|-
|1491||Revest, Marc||Kern au caviar||||1979
|-
|1492||Arnaud, G. J.||Le Vent des morts||||1979
|-
|1493||Courcel, Pierre||Le Délégué et les Femmes voilées||||1979
|-
|1494||Chabrey, François||Matt est brillant||||1979
|-
|1495||Conty, Jean-Pierre||L'Ombre de Kachira||||1979
|-
|1496||Dastier, Dan||Agent V.T.||||1979
|-
|1497||Mazarin, Jean||Muerte||||1979
|-
|1498||Noro, Fred||Cette nuit, Vicomte||||1979
|-
|1499||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et le Dinosaure||||1979
|-
|1500||Rank, Claude||Huit bombes en or||||1979
|-
|1501||Dastier, Dan||Dossier Warden||||1979
|-
|1502||Caroff, André||La Technique du citron||||1979
|-
|1503||Joste, Claude||La Toile d'araignée||||1979
|-
|1504||Arnaud, G. J.||Président-pourriture||||1979
|-
|1505||Conty, Jean-Pierre||Le Congrès des sorcières||||1979
|-
|1506||Ribes, F. H.||Lecomte, feu vert chez les rouges||||1979
|-
|1507||Joste, Claude||Les Aveux d'Ellen||||1979
|-
|1508||Chabrey, François||Matt retient le glaive||||1979
|-
|1509||Avril, Marc||Secte d'Avril||||1979
|-
|1510||Rank, Claude||Saga d'un tombeau de fer||||1979
|-
|1511||Jacquemard, Serge||Azimut 180 pour un espion||||1980
|-
|1512||Nemours, Pierre||Le Général au plateau d'Albion||||1980
|-
|1513||Chabrey, François||Une empreinte vocale pour Matt||||1980
|-
|1514||Joste, Claude||Le Dossier Chambris||||1980
|-
|1515||Germont, Michel||Ombres sur Vienne||||1980
|-
|1516||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et les Archives de Big Daddy||||1980
|-
|1517||Mazarin, Jean||Code "Présidente"||||1980
|-
|1518||Arnaud, G. J.||Colonel Dog||||1980
|-
|1519||Revest, Marc||Profils de Kern||||1980
|-
|1520||Rank, Claude||C.C.K. ou la Gloire au sang||||1980
|-
|1521||Jacquemard, Serge||Espions en marge||||1980
|-
|1522||Nemours, Pierre||Le Général et l'Épervier||||1980
|-
|1523||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange chasse le chacal||||1980
|-
|1524||Evans, Frank||Les Éperviers du Sinaï||||1980
|-
|1525||Rank, Claude||Câble central Interamerica||||1980
|-
|1526||Nemours, Pierre||Le Général dans le cyclone||||1980
|-
|1527||Arnaud, G. J.||Les Momies de Mexico||||1980
|-
|1528||Joste, Claude||Un certain Tiburce||||1980
|-
|1529||Dastier, Dan||Opération "Portes ouvertes"||||1980
|-
|1530||Rank, Claude||Les Cercueils bulgares||||1980
|-
|1531||Chabrey, François||Matt traque "Osirak"||||1980
|-
|1532||Noro, Fred||Peut-être demain, Vicomte||||1980
|-
|1533||Mazarin, Jean||Nucléo-Party||||1980
|-
|1534||Carnal, Michel||La Colère d'Arès||||1980
|-
|1535||Rank, Claude||Les Jaguars||||1980
|-
|1536||Jacquemard, Serge||La Théorie du cercle||||1980
|-
|1537||Revest, Marc||Kern circuit||||1980
|-
|1538||Avril, Marc||Après Marx, Marc||||1980
|-
|1539||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange n'aime pas la logique||||1980
|-
|1540||Caroff, André||Merci les amis||||1980
|-
|1541||Chabrey, François||Matt perd la tête||||1980
|-
|1542||Dastier, Dan||L'Homme de Tinggi||||1980
|-
|1543||Germont, Michel||La Nasse...||||1980
|-
|1544||Caroff, André||Bonder donne l'estocade||||1980
|-
|1545||Rank, Claude||Deux torpilles pour Bonnie||||1980
|-
|1546||Joste, Claude||Le Réseau de Rio||||1980
|-
|1547||Chabrey, François||Matt et la Cybernétique||||1980
|-
|1548||Avril, Marc||Avril et les Pêcheurs de perles||||1980
|-
|1549||Caroff, André||Six jours de survie||||1980
|-
|1550||Rank, Claude||Tumaco-du-massacre||||1980
|-
|1551||Arnaud, G. J.||Coquelicot-Party||||1980
|-
|1552||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange chez l'Empereur||||1980
|-
|1553||Chabrey, François||Matt cabale à Kaboul||||1980
|-
|1554||Revest, Marc||Amazonie Kern||||1980
|-
|1555||Rank, Claude||Hôtel des vieux aigles||||1980
|-
|1556||Dastier, Dan||La Danse aveugle de Warden||||1980
|-
|1557||Joste, Claude||Estocade à l'Estoril||||1980
|-
|1558||Arnaud, G. J.||Israël, Ô Israël||||1980
|-
|1559||Chabrey, François||Matt et le Taxi 33||||1980
|-
|1560||Rank, Claude||Listes noires||||1980
|-
|1561||Avril, Marc||Avril et les Ectoplasmes||||1980
|-
|1562||Dastier, Dan||Warden et la Peau de l'ours...||||1980
|-
|1563||Joste, Claude||Le Petit Arpent des neutrons||||1980
|-
|1564||Ribes, F. H.||Lecomte... Apocalypse moins cinq||||1980
|-
|1565||Rank, Claude||Flammes de cuivre||||1980
|-
|1566||Jacquemard, Serge||Enrôlez-vous-y en Rhodésie||||1981
|-
|1567||Rank, Claude||La Tanière grise||||1981
|-
|1568||Evans, Frank||Impasse à Cuba||||1981
|-
|1569||Ribes, F. H.||Lecomte... Échec au Kremlin||||1981
|-
|1570||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange chez les Barbudos||||1981
|-
|1571||Revest, Marc||La Fin du monde à Washington||||1981
|-
|1572||Chabrey, François||Le K.G.B. avec Matt||||1981
|-
|1573||Jacquemard, Serge||Le Serpent et l'Héroïne||||1981
|-
|1574||Rank, Claude||La Spirale||||1981
|-
|1575||Caroff, André||Nous savons des choses que vous ignorez||||1981
|-
|1576||Joste, Claude||Vacance diplomatique||||1981
|-
|1577||Revest, Marc||Lisboa-Kern||||1981
|-
|1578||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et la Désinformation||||1981
|-
|1579||Chabrey, François||Matt en or massif||||1981
|-
|1580||Rank, Claude||Le Pacte dynamité||||1981
|-
|1581||Dastier, Dan||Pas de moisson à Guantanamo... Monsieur Warden||||1981
|-
|1582||Saint-Moore, Adam||Un été romain pour Face d'Ange||||1981
|-
|1583||Rank, Claude||Discours du sang||||1981
|-
|1584||Ribes, F. H.||Lecomte... Alerte aux gaz||||1981
|-
|1585||Arnaud, G. J.||Fanatiquement votes||||1981
|-
|1586||Rank, Claude||La Cote des squelettes||||1981
|-
|1587||Dastier, Dan||Warden-party||||1981
|-
|1588||Avril, Marc||Avril et le Nouvel Ordre des assassins||||1981
|-
|1589||Jacquemard, Serge||Pasionaria et C.I.A.||||1981
|-
|1590||Caroff, André||Vous devez garder le secret||||1981
|-
|1591||Dastier, Dan||Warden et la "Ligne morte"||||1981
|-
|1592||Revest, Marc||Une taupe pour Monsieur Kern||||1981
|-
|1593||Chabrey, François||Matt et l'Avion fantôme||||1981
|-
|1594||Rank, Claude||Exécution Squad||||1981
|-
|1595||Arnaud, G. J.||Contrat-provocation||||1981
|-
|1596||Conty, Jean-Pierre||Mission illimitée||||1981
|-
|1597||Germont, Michel||Les Œillets de Varsovie||||1981
|-
|1598||Revest, Marc||Kernésithérapie||||1981
|-
|1599||Chabrey, François||Matt se recycle||||1981
|-
|1600||Rank, Claude||Le Faucon arabe||||1981
|-
|1601||Germont, Michel||Les Violons de Budapest||||1981
|-
|1602||Joste, Claude||Les Minables||||1981
|-
|1603||Revest, Marc||Casse-Kern chinois||||1981
|-
|1604||Arnaud, G. J.||Le Fric noir||||1981
|-
|1605||Rank, Claude||Feu, la loi martiale||||1981
|-
|1606||Avril, Marc||Avril chasse l'aigle à deux têtes||||1981
|-
|1607||Revest, Marc||Les Vacances de Monsieur Kern||||1981
|-
|1608||Caroff, André||Hier un espion est mort assassiné||||1981
|-
|1609||Ribes, F. H.||Lecomte... Massacre à Séville||||1981
|-
|1610||Rank, Claude||Darwin-des-Cyclones||||1981
|-
|1611||Avril, Marc||Avril et la Petite Fille modèle||||1981
|-
|1612||Saint-Moore, Adam||L'Amorale de Face d'Ange||||1981
|-
|1613||Chabrey, François||T'as l'bonjour de Matt||||1981
|-
|1614||Dastier, Dan||Le Rendez-vous d'Acapulco||||1981
|-
|1615||Rank, Claude||Les Rescapés||||1981
|-
|1616||Joste, Claude||Manipulations||||1981
|-
|1617||Ribes, F. H.||Lecomte... Las Vegas, zone rouge||||1981
|-
|1618||Revest, Marc||Kern et le Transfuge insolite||||1981
|-
|1619||Jacquemard, Serge||Le 54° otage||||1981
|-
|1620||Caroff, André||Citoyens, dormez en paix, tout est tranquille||||1981
|-
|1621||Rank, Claude||Opération Croc-d'Acier||||1981
|-
|1622||Joste, Claude||Le Droit de penser||||1981
|-
|1623||Conty, Jean-Pierre||Secret d'État||||1981
|-
|1624||Jacquemard, Serge||La Gosse à l'écharpe rouge||||1981
|-
|1625||Chabrey, François||Matt et les Ordinateurs||||1981
|-
|1626||Arnaud, G. J.||Dossiers brûlants||||1981
|-
|1627||Nemours, Pierre||Labo spatial : S.O.S. ! Général||||1982
|-
|1628||Rank, Claude||Quatre packs dans les nuages||||1982
|-
|1629||Stuntman, J.||Sabotage à Cap-Kennedy||||1982
|-
|1630||Avril, Marc||Avril en trompe-l'oeil||||1982
|-
|1631||Evans, Frank||Ombres chinoises||||1982
|-
|1632||Conty, Jean-Pierre||Les Requins dormeurs||||1982
|-
|1633||Caroff, André||Opération Homo||||1982
|-
|1634||Rank, Claude||Java pour deux tsarines||||1982
|-
|1635||Chabrey, François||Matt est verni||||1982
|-
|1636||Revest, Marc||Le Boy-scout et la Call-girl||||1982
|-
|1637||Joste, Claude||Hidalgo, whisky et... les autres||||1982
|-
|1638||Arnaud, G. J.||Les Veuves de Berlin||||1982
|-
|1639||Caroff, André||Vous aurez un passeport pour Caracas||||1982
|-
|1640||Rank, Claude||Le Comité de défonce||||1982
|-
|1641||Revest, Marc||Made in Kern||||1982
|-
|1642||Avril, Marc||Le Phantasme d'Avril||||1982
|-
|1643||Chabrey, François||Matt aux Caraïbes||||1982
|-
|1644||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange entre dans le cirque||||1982
|-
|1645||Nemours, Pierre||Le Général sur la route de l'uranium||||1982
|-
|1646||Rank, Claude||Les Chiens de guerre||||1982
|-
|1647||Ribes, F. H.||Un piège en or pour K.B. 09||||1982
|-
|1648||Revest, Marc||Le Général Kern||||1982
|-
|1649||Joste, Claude||Overdose||||1982
|-
|1650||Germont, Michel||Bal masqué à Belgrade||||1982
|-
|1651||Rank, Claude||La Partie de Papous||||1982
|-
|1652||Rank, Claude||Wolf connection||||1982
|-
|1653||Revest, Marc||Kern au radar||||1982
|-
|1654||Conty, Jean-Pierre||La Main cachée||||1982
|-
|1655||Nemours, Pierre||Le Général et les Pirates du Pacifique||||1982
|-
|1656||Chabrey, François||Matt au Brésil||||1982
|-
|1657||Avril, Marc||Pour dames seules||||1982
|-
|1658||Caroff, André||La Loi des dominos||||1982
|-
|1659||Arnaud, G. J.||Syndrome toxique||||1982
|-
|1660||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et la "Fraktion"||||1982
|-
|1661||Nemours, Pierre||Les Prisonniers de Quaïtbaï||||1982
|-
|1662||Joste, Claude||Consuls à vendre||||1982
|-
|1663||Rank, Claude||Bleu, blanc, sang||||1982
|-
|1664||Revest, Marc||Le Fauve amoureux||||1982
|-
|1665||Jacquemard, Serge||Sur les traces d'Eva||||1982
|-
|1666||Dastier, Dan||Warden chasse la taupe||||1982
|-
|1667||Jacquemard, Serge||Vous mourrez par millions||||1982
|-
|1668||Ribes, F. H.||Les Nuits rouges de Lecomte||||1982
|-
|1669||Stuntman, J.||Projet Apocalypse||||1982
|-
|1670||Rank, Claude||La Haute Tombe||||1982
|-
|1671||Gesel, Erich||L'Oiseau-tonnerre||||1982
|-
|1672||Avril, Marc||La Langue trop longue||||1982
|-
|1673||Jacquemard, Serge||Connaissez-vous Konievgrad ?||||1982
|-
|1674||Germont, Michel||Les Roses de Bucarest||||1982
|-
|1675||Joste, Claude||C'est pas dans la poche||||1982
|-
|1676||Rank, Claude||Chasse à la Cosaque||||1982
|-
|1677||Ribes, F. H.||Terreur blanche pour Lecomte||||1982
|-
|1678||Revest, Marc||Bip, bip... Kern||||1982
|-
|1679||Evans, Frank||Taupes rouges||||1982
|-
|1680||Caroff, André||Préparez-vous à mourir brutalement||||1982
|-
|1681||Rank, Claude||Diable, crêve !||||1982
|-
|1682||Chabrey, François||Alors... Matt ?||||1982
|-
|1683||Gesel, Erich||L'Ill sauvage||||1982
|-
|1684||Rank, Claude||La Sixième colonne||||1982
|-
|1685||Conty, Jean-Pierre||Dossier explosif||||1982
|-
|1686||Joste, Claude||Chèques en... deuil||||1982
|-
|1687||Mazarin, Jean||Élections-choc||||1982
|-
|1688||Germont, Michel||Le Prince rouge||||1982
|-
|1689||Stuntman, J.||Les Masques de la terreur||||1982
|-
|1690||Gesel, Erich||La Trahison de Reichhoffen||||1982
|-
|1691||Rank, Claude||Blitz'Kommando||||1983
|-
|1692||Chabrey, François||Matt... adore||||1983
|-
|1693||Joste, Claude||Les Jeux du Cirque||||1983
|-
|1694||Arnaud, G. J.||Les Rescapés du Salvador||||1983
|-
|1695||Jacquemard, Serge||Frappe chirurgicale||||1983
|-
|1696||Rank, Claude||La Vieille Forteresse||||1983
|-
|1697||Chabrey, François||Un but pour Matt||||1983
|-
|1698||Avril, Marc||Le "Moi" d'Avril||||1983
|-
|1699||Revest, Marc||Le Révérend Père Kern||||1983
|-
|1700||Conty, Jean-Pierre||Un espion au-dessus de tout soupçon||||1983
|-
|1701||Ribes, F. H.||Fais gaffe, Lecomte... New York va sauter||||1983
|-
|1702||Chabrey, François||Matt en prime||||1983
|-
|1703||Caroff, André||La Politique du crabe||||1983
|-
|1704||Gesel, Erich||Les Bouches du Rhin||||1983
|-
|1705||Rank, Claude||Le "Gunman"||||1983
|-
|1706||Revest, Marc||Kern au tango||||1983
|-
|1707||Avril, Marc||Les Nouvelles Étrennes d'Avril||||1983
|-
|1708||Jacquemard, Serge||Celle qui n'y croyait pas||||1983
|-
|1709||Joste, Claude||D'une pierre deux coups||||1983
|-
|1710||Stuntman, J.||Furie à Paris||||1983
|-
|1711||Arnaud, G. J.||Le Milliard des émigrés||||1983
|-
|1712||Honaker, Michel||La Chair à espion||||1983
|-
|1713||Caroff, André||Mettez toutes les chances de votre côté||||1983
|-
|1714||Chabrey, François||Smash pour Matt||||1983
|-
|1715||Gesel, Erich||Cavale pour deux Ivans||||1983
|-
|1716||Rank, Claude||La Matraque||||1983
|-
|1717||Ribes, F. H.||Complot nazi à Buenos Aires||||1983
|-
|1718||Caroff, André||La Roue de l'écureuil||||1983
|-
|1719||Gesel, Erich||Les Nouvelles Wilaya||||1983
|-
|1720||Rank, Claude||Route de la guerre civile||||1983
|-
|1721||Avril, Marc||Avril au pays des merveilles||||1983
|-
|1722||Revest, Marc||Kern et Consorts||||1983
|-
|1723||Germont, Michel||Le Témoin de Kaboul||||1983
|-
|1724||Gesel, Erich||La Malle du Reich||||1983
|-
|1725||Rank, Claude||Le Testament du chacal||||1983
|-
|1726||Jacquemard, Serge||Quand tu seras à la Maison-Blanche||||1983
|-
|1727||Joste, Claude||Adorable Muriel||||1983
|-
|1728||Avril, Marc||Une blonde à retardement||||1983
|-
|1729||Conty, Jean-Pierre||Monsieur Suzuki revient en force||||1983
|-
|1730||Gesel, Erich||Femelles mécaniques||||1983
|-
|1731||Rank, Claude||Le Monstre||||1983
|-
|1732||Avril, Marc||Des orchidées pour Marc Avril||||1983
|-
|1733||Revest, Marc||Bolivia-Kern||||1983
|-
|1734||Joste, Claude||Les Foudres de Dieu||||1983
|-
|1735||Caroff, André||Vous finirez comme Chung Hsin Chau||||1983
|-
|1736||Rank, Claude||La Cage aux porcs||||1983
|-
|1737||Rank, Claude||F.M. pour les Cordillères||||1983
|-
|1738||Gesel, Erich||Les Délices de Kaputt||||1983
|-
|1739||Conty, Jean-Pierre||L'Espion fou||||1983
|-
|1740||Jacquemard, Serge||À cause d'une embuscade||||1983
|-
|1741||Ribes, F. H.||Quand Lecomte se rebiffe !||||1983
|-
|1742||Chabrey, François||Pétro-Dollars pour Matt||||1983
|-
|1743||Picard, Gilbert||Les Mirages du désert||||1983
|-
|1744||Rank, Claude||Destruction d'une armée||||1983
|-
|1745||Evans, Frank||Le Piège Écarlate||||1983
|-
|1746||Arnaud, G. J.||La Dîme du diable||||1983
|-
|1747||Chabrey, François||Un bulgare pour Matt||||1983
|-
|1748||Jacquemard, Serge||Les bourreaux ne pleurent jamais||||1984
|-
|1749||Prètre, M. G.||Golden Bridge 609||||1984
|-
|1750||Picard, Gilbert||Les Gazelles du Tchad||||1984
|-
|1751||Rank, Claude||Coup bas : Cuba !||||1984
|-
|1752||Chabrey, François||Matt et les Cahiers d'Hitler||||1984
|-
|1753||Avril, Marc||Avril et le Pigeon blanc||||1984
|-
|1754||Revest, Marc||Kern et les Briseurs de codes||||1984
|-
|1755||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et l'Opération "Homo"||||1984
|-
|1756||Rank, Claude||Rose rouge de Tasmanie||||1984
|-
|1757||Chabrey, François||Cosmos 1402 pour Matt||||1984
|-
|1758||Avril, Marc||Avril aux puces||||1984
|-
|1759||Ribes, F. H.||Lecomte... Commandos sur commande||||1984
|-
|1760||Conty, Jean-Pierre||La Boîte de Pandora||||1984
|-
|1761||Revest, Marc||Kern et Karl||||1984
|-
|1762||Avril, Marc||Avril en vrille||||1984
|-
|1763||Joste, Claude||Flagrant Delhi||||1984
|-
|1764||Ribes, F. H.||Lecomte... Cerveaux sous contrôle||||1984
|-
|1765||Gesel, Erich||7 Mégamorts||||1984
|-
|1766||Rank, Claude||Les Walkyries du Front d'Euphrate||||1984
|-
|1767||Chabrey, François||Des souris pour Matt||||1984
|-
|1768||Honaker, Michel||La Ballade du Vovoïde||||1984
|-
|1769||Touchet, Richard||Les Pantins||||1984
|-
|1770||Revest, Marc||Écolo-Kern||||1984
|-
|1771||Rank, Claude||L'An prochain à Managua||||1984
|-
|1772||Ribes, F. H.||Lecomte... et les Petits Cadeaux||||1984
|-
|1773||Touchet, Richard||En souvenir des Malouines||||1984
|-
|1774||Arnaud, G. J.||Toubib Connection||||1984
|-
|1775||Jacquemard, Serge||La trahison bat le tambour||||1984
|-
|1776||Picard, Gilbert||Le Dissident de Cuba||||1984
|-
|1777||Prètre, M. G.||Corum pour un défunt||||1984
|-
|1778||Conty, Jean-Pierre||Les Anges aux mains rouges||||1984
|-
|1779||Caroff, André||Le Complexe du lapin||||1984
|-
|1780||Chabrey, François||Matt et le Boeing coréen||||1984
|-
|1781||Rank, Claude||Mayotte à la casse||||1984
|-
|1782||Caroff, André||Ces chiens qui hurlent la nuit||||1984
|-
|1783||Conty, Jean-Pierre||La Grande Araignée||||1984
|-
|1784||Avril, Marc||Madame Avril||||1984
|-
|1785||Rank, Claude||L'Année du Rat||||1984
|-
|1786||Gesel, Erich||Marylin Kennedy||||1984
|-
|1787||Revest, Marc||La Longue Nuit de Kern||||1984
|-
|1788||Joste, Claude||Les Chinois de l'aube||||1984
|-
|1789||Arnaud, G. J.||Le Cancrelat de Miami||||1984
|-
|1790||Rank, Claude||Les Kollabos||||1984
|-
|1791||Avril, Marc||Oh ! La belle rouge !||||1984
|-
|1792||Touchet, Richard||Micmac à Machu Picchu||||1984
|-
|1793||Caroff, André||Nous allons limiter votre espérance de vie||||1984
|-
|1794||Picard, Gilbert||Les Commandos d'Allah||||1985
|-
|1795||Chabrey, François||Matt et la Puissance laser||||1985
|-
|1796||Honaker, Michel||El Borracho||||1985
|-
|1797||Ribes, F. H.||Lecomte... et les Sommeils de la mort||||1985
|-
|1798||Germont, Michel||La Grande Intoxe||||1985
|-
|1799||Evans, Frank||Le Ball-trap du diable||||1985
|-
|1800||Rank, Claude||Notre rousse à Montevideo||||1985
|-
|1801||Gesel, Erich||Stop and Go !||||1985
|-
|1802||Touchet, Richard||Poker-menteur||||1985
|-
|1803||Caroff, André||Forcing||||1985
|-
|1804||Saint-Moore, Adam||Face d'Ange et l'Opération "Sosie"||||1985
|-
|1805||Rank, Claude||Le Collier de l'apocalypse||||1985
|-
|1806||Gesel, Erich||Objectif : Tour blindée||||1985
|-
|1807||Avril, Marc||Avril sur le "Toit du monde"||||1985
|-
|1808||Chabrey, François||Matt face à la parano||||1985
|-
|1809||Prètre, M. G.||Le Défi suisse||||1985
|-
|1810||Rank, Claude||L'Allemande de la Volga||||1985
|-
|1811||Gesel, Erich||Mig-23 à l'incinérateur||||1985
|-
|1812||Revest, Marc||Kern, le Nain et le Président||||1985
|-
|1813||Avril, Marc||Avril à l'abordage||||1985
|-
|1814||Touchet, Richard||Comme un parfum de trahison||||1985
|-
|1815||Conty, Jean-Pierre||Ceci n'est pas un exercice||||1985
|-
|1816||Jacquemard, Serge||Krach-craque||||1985
|-
|1817||Revest, Marc||Kern et la Guerre des étoiles||||1985
|-
|1818||Arnaud, G. J.||Amères Frontières||||1985
|-
|1819||Caroff, André||Terroristes||||1985
|-
|1820||Joste, Claude||Perdu, c'est gagné !||||1985
|-
|1821||Gesel, Erich||Feu l'Exocet||||1985
|-
|1822||Avril, Marc||Avril roule pour vous||||1985
|-
|1823||Caroff, André||Raptus||||1985
|-
|1824||Rank, Claude||Auto-Mag .44 Special||||1985
|-
|1825||Evans, Frank||Opération Troïka||||1985
|-
|1826||Gesel, Erich||Sur les arrières du "Che"||||1985
|-
|1827||Jacquemard, Serge||Se fanent-elles les roses rouges ?||||1985
|-
|1828||Honaker, Michel||Jeu dur||||1985
|-
|1829||Touchet, Richard||Ne tirez pas sur Baby-toc !||||1985
|-
|1830||Rank, Claude||Feu rouge à Severomorsk||||1985
|-
|1831||Gesel, Erich||L'Apparatchik||||1985
|-
|1832||Revest, Marc||Kern à la source||||1985
|-
|1833||Rank, Claude||Caveau des maudits||||1985
|-
|1834||Arnaud, G. J.||Potion tragique||||1985
|-
|1835||Caroff, André||Cibles||||1985
|-
|1836||Gesel, Erich||Bluff'house||||1985
|-
|1837||Avril, Marc||Avril chez les dingues||||1985
|-
|1838||Revest, Marc||Angéliquement vôtre||||1985
|-
|1839||Joste, Claude||Le Pantin de Bangkok||||1985
|-
|1840||Ribes, F. H.||Lecomte, la Toile et l'Araignée||||1985
|-
|1841||Rank, Claude||Grand Sud||||1985
|-
|1842||Avril, Marc||Zoé, Avril et la Fin du monde||||1985
|-
|1843||Joste, Claude||Le Tango des barbouzes||||1985
|-
|1844||Caroff, André||Rapaces||||1985
|-
|1845||Picard, Gilbert||La Guerre des bacilles||||1985
|-
|1846||Gesel, Erich||Les Solitaires||||1985
|-
|1847||Jacquemard, Serge||Entends-tu le vol noir des Cubains ?||||1985
|-
|1848||Touchet, Richard||Pour le bien du service||||1985
|-
|1849||Rank, Claude||La Ville Murée||||1986
|-
|1850||Honaker, Michel||Foutue Neige||||1986
|-
|1851||Evans, Frank||Shalom, Z.003 !||||1986
|-
|1852||Arnaud, G. J.||Cerveaux empoisonnés||||1986
|-
|1853||Gesel, Erich||La Chorée fantastique||||1986
|-
|1854||Rank, Claude||Promotion Clash||||1986
|-
|1855||Picard, Gilbert||O.K. Auckland||||1986
|-
|1856||Gesel, Erich||Avanti Savoïa||||1986
|-
|1857||Rank, Claude||Cadavres au garde-à-vous||||1986
|-
|1858||Revest, Marc||Marche ou Kern||||1986
|-
|1859||Rank, Claude||Vie et mort d'un "Refusnik"||||1986
|-
|1860||Gesel, Erich||Retraitement de choc||||1986
|-
|1861||Avril, Marc||Avril et les Points sur les "i"||||1986
|-
|1862||Joste, Claude||La Bourlingue||||1986
|-
|1863||Evans, Frank||Z. 003 aux îles Sous-le-Vent||||1986
|-
|1864||Touchet, Richard||Relance||||1986
|-
|1865||Rank, Claude||L'Autre No Man's Land||||1986
|-
|1866||Revest, Marc||Colmatage pour Kern||||1986
|-
|1867||Touchet, Richard||Le Pendu de la Dominique||||1986
|-
|1868||Avril, Marc||Avril et l'Impératrice||||1986
|-
|1869||Rank, Claude||Thriller politique||||1986
|-
|1870||Picard, Gilbert||Les Taupes du ciel||||1986
|-
|1871||Gesel, Erich||Le Grand Pillage||||1986
|-
|1872||Rank, Claude||Porto-Bombes||||1986
|-
|1873||Jacquemard, Serge||Sans attendre le carnage||||1986
|-
|1874||Avril, Marc||Avril au couvent||||1986
|-
|1875||Gesel, Erich||Cuba, no !||||1986
|-
|1876||Joste, Claude||Opération Memphis||||1986
|-
|1877||Rank, Claude||...Qu'un sang impur...||||1986
|-
|1878||Picard, Gilbert||Cap sur Bander Abbas||||1986
|-
|1879||Revest, Marc||Kern à la rame||||1986
|-
|1880||Picard, Gilbert||Le Sous-marin maltais||||1986
|-
|1881||Gesel, Erich||Opération Cauchemar||||1986
|-
|1882||Rank, Claude||L'Assaut||||1986
|-
|1883||Touchet, Richard||Samba atomica||||1986
|-
|1884||Rank, Claude||Le Clan||||1986
|-
|1885||Joste, Claude||La Mort en boîte||||1986
|-
|1886||Avril, Marc||Avril et "les Meilleurs Amis de la femme"||||1986
|-
|1887||Picard, Gilbert||Les Chemins de Damas||||1987
|-
|1888||Joste, Claude||Le Stress du robot||||1987
|-
|1889||Dharma, Samuel||Mickey meurtre||||1987
|-
|1890||Picard, Gilbert||Le Négus rouge||||1987
|-
|1891||Germont, Michel||Kill Ken !||||1987
|-
|1892||Avril, Marc||Les Kidnappeurs de cerveaux||||1987
|-
|1893||Cairn, Jake||Les Torpedos d'Allah||||1987
|-
|1894||Paris, Alain et Wagner, Roland C.||La Course du Springbok à travers le Veld||||1987
|-
|1895||Rank, Claude||Le Naufrage du Mocimboa||||1987
|-
|1896||Germont, Michel||Heil !||||1987
|-
|1897||Evans, Frank||Brelan d'enfer pour Z.003||||1987
|-
|1898||Gesel, Erich||Morts sans visa||||1987
|-
|1899||Jacquemard, Serge||En souvenir d'un bordel S.S.||||1987
|-
|1900||Dharma, Samuel||Traquenards pour un poète||||1987
|-
|1901||Rank, Claude||Les Amours d'Ariane||||1987
|-
|1902||Revest, Marc||Kern au plastic||||1987
|-
|1903||Avril, Marc||Avril et la Pharaonne||||1987
|-
|1904||Cairn, Jake||La Ronde des cobras||||1987
|}

 Source 
  (notice Espionnage'').

Voir aussi 
 Spécial Police

Notes et références

Liens externes 
 Liste partielle des romans dans le catalogue de la BNF
 Liste des romans avec couverture
 Dossier Noosfere sur la collection

Collection de littérature policière